В ходе выборов в Государственную Думу 19 сентября 2021 года из 450 депутатов 225 избирались по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

Участие партий в выборах 
Списки кандидатов вправе выдвигать политические партии. Межпартийные блоки не допускаются. В список кандидатов от партии не могут быть включены члены других партий. Однако партия имеет право включить в список беспартийных граждан (не являющихся членами какой-либо партии), они могут составлять не более половины от общего числа кандидатов в списке.

По состоянию на 18 июня 2021 года в России было зарегистрировано 34 политических партии, 32 из которых имеют право участвовать в выборах. При этом партии, получившие на предыдущих выборах места в Государственной думе по партийному списку или набравшие более 3 % голосов, или представленные хотя бы в одном из региональных парламентов, допускаются к участию в выборах в Государственную думу без сбора подписей. С момента предыдущих выборов в Госдуму «льготы» лишились такие партии, как ПАРНАС и «Гражданская сила». По итогам единого дня голосования 9 сентября 2018 года «льготу» также получила «Партия пенсионеров России» (не путать с РПП «За справедливость»), однако вскоре её регистрация была отменена Министерством юстиции. После единого дня голосования 13 сентября 2020 года «льготой» на парламентские выборы обладали 16 партий, однако в январе 2021 года партии «За правду» и «Патриоты России», которые имели право участвовать в выборах без сбора подписей, приняли решение объединиться со «Справедливой Россией», образовав единую партию «Справедливая Россия — За правду», и были упразднены.

Алфавитный список партий, имеющих право выдвижения списков кандидатов без сбора подписей, выглядит следующим образом:

 Гражданская платформа
 Единая Россия
 Зелёная альтернатива
 Зелёные
 Коммунистическая партия Российской Федерации
 Коммунисты России
 ЛДПР
 Новые люди
 Партия роста
 Родина
 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
 Российская партия свободы и справедливости
 Справедливая Россия — За правду
 Яблоко

Остальные партии для участия в данной избирательной кампании должны были собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку. Единственная партия, попытавшаяся зарегистрировать список в таком порядке, — «Российский общенародный союз» (последовал отказ в регистрации).

Структура списка кандидатов 
В партийном списке должно быть не менее 200 и не более 400 кандидатов.

Список должен быть разбит на региональные группы. Структуру региональных групп каждая партия определяет самостоятельно. Каждая региональная группа должна соответствовать территории одного или нескольких одномандатных округов в пределах одного субъекта Российской Федерации, либо одного или нескольких граничащих между собой субъектов (Калининградская область, не граничащая с друими регионами, может включаться в любую группу). Региональных групп должно быть не менее 35. На практике одни партии выдвигают кандидатов в составе 35 или чуть более региональных групп, другие дробят список вплоть до 100 и более групп.

Партия может также выделить общефедеральную часть списка. В неё может входить от 1 до 15 кандидатов. На практике все партии пользуются этим правом, но размер общефедеральной части сильно варьируется. Как правило, состав общефедеральной части списка или первые несколько кандидатов из неё становятся своеобразным лозунгом предвыборной кампании партии. Например, у партии «Яблоко» само название происходит от первых букв фамилий трёх первых кандидатов из списка на выборах 1993 года (Явлинский — Болдырев — Лукин). Преимущества общефедеральной части списка также заключаются в том, что:

 В бюллетенях, выдаваемых избирателям во время голосования, печатаются фамилии всех кандидатов из общефедеральной части списка (и только трёх первых кандидатов из той региональной группы, к которой относится данный избирательный участок; кандидаты из остальных региональных групп в бюллетене не фигурируют вовсе).

 Если партия получает 5 % голосов, то всем членам общефедеральной части гарантированы мандаты в Думе без необходимости дальнейших подсчётов результатов по каждой региональной группе.

Правила распределения депутатских мандатов по итогам голосования

Распределение мандатов между партиями 
Правила распределения депутатских мандатов по федеральному избирательному округу регулируются статьями 88 и 89 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Мандаты распределяются среди партий, чьи списки кандидатов набрали более 5 % голосов избирателей. Исключения составляют следующие гипотетические ситуации:
 Если ни один список не набрал 5 % голосов, то выборы признаются несостоявшимися.
 Если все списки в совокупности набрали менее 50 % голосов (то есть более 50 % избирателей испортили бюллетени), то выборы также признаются несостоявшимися.
 Если все списки, получившие более 5 % голосов, в совокупности набрали менее 50 % голосов, то к распределению мандатов допускаются также другие партии — по одной, до тех пор пока общее число голосов, поданных за эти партии, не достигнет 50 %.  (Пример: партия А — 20 %, Б — 15 %, В — 10 %, Г — 4 %, Д — 3 %, Е — 2 %. Более 5 % набрали три партии, но в совокупности они получили 45 % голосов. Тогда к распределению мандатов допускается сначала партия Г (4 %, и в совокупности 49 %, то есть снова менее 50 %) и затем партия Д (3 %, и в совокупности 52 %). 
 Если один список получил более 50 % голосов, а все остальные списки получили менее 5 %, то к распределению мандатов допускается также список, занявший второе место.  (Ситуация, в которой только один список получил более 5 %, но не набрал 50 %, охватывается предыдущим пунктом) 

После определения круга партий, которым причитаются мандаты, общее количество голосов, поданных за такие партии, делят на 225 (количество мандатов, распределяемых по спискам). Образовавшееся число именуется «первым избирательным частным» (ИЧ-1). Затем количество голосов, поданных за каждую партию, делят на ИЧ-1. Целое число, полученное в результате такого деления, составляет количество мандатов, причитающихся данной партии. Эта процедура именуется первичным распределением мандатов. Мандаты, не распределённые при первичном распределении, передаются партиям с наибольшей дробной частью числа, полученного при делении количества голосов на ИЧ-1.

Распределение мандатов внутри партийного списка 
Распределение мандатов между кандидатами внутри партийного списка происходит следующим образом. В первую очередь мандатами наделяются кандидаты, включённые в федеральную часть партийного списка. После этого оставшиеся мандаты распределяются между региональными группами кандидатов в таком же порядке, как они распределялись между партиями. Общее число голосов, поданных за партийный список, делится на общее количество оставшихся мандатов. Полученное число именуется «вторым избирательным частным» (ИЧ-2) для данной партии. Затем количество голосов, поданных за каждую региональную группу, делится на ИЧ-2. Целая часть получившегося числа есть количество мандатов, которые получает данная региональная группа. Оставшиеся мандаты передаются региональным группам с наибольшей дробной частью числа, полученного при делении полученных голосов на ИЧ-2.

После проведения всех указанных подсчётов Центральная избирательная комиссия устанавливает итоги выборов и публикует список кандидатов, избранных депутатами. После этого в течение 5 дней избранный кандидат может отказаться от мандата. В таком случае мандат передаётся следующему по списку кандидату из соответствующей региональной группы. Если от мандата отказался кандидат из федеральной части списка, мандат передаётся региональной группе с наибольшей дробной частью числа, полученного при делении количества голосов на ИЧ-2, из числа групп, не получивших мандатов при вторичном распределении. Передаются другим кандидатам также мандаты тех кандидатов, которые одновременно были избраны по одномандатному округу.

Партийные списки на выборах 2021 года: обзор 

Всего было зарегистрировано 3 923 кандидата, выдвигающихся по партийным спискам.

Результаты выборов по партийным спискам

Распределение мандатов между партиями 
Как видно из таблицы, по итогам голосования к распределению мандатов допускаются пять партий:

 «Единая Россия» — 49,8 % голосов
 КПРФ — 18,9 %
 ЛДПР — 7,6 %
 «Справедливая Россия — За правду» — 7,5 %
 «Новые люди» — 5,3 %.

Согласно предварительным результатам на 21 сентября, за эти 5 партий в общей сложности было подано 50 176 700 голосов избирателей. «Первое избирательное частное» (ИЧ-1) равно 50 176 700 ÷ 225 = 223 007,6. Иными словами, один депутатский мандат полагается примерно на каждые 223 тысячи голосов избирателей.

При первичном распределении оказались распределенными 222 мандата из 225. Оставшиеся мандаты были переданы «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ как партиям с наибольшей дробной частью числа, полученного при делении количества голосов на ИЧ-1.

Распределение мандатов внутри партийных списков

«Единая Россия» 

Всего: 126 мандатов.

В федеральную часть списка «Единой России» входило 5 кандидатов. Соответственно, распределению между региональными списками подлежит 121 мандат. «Второе избирательное частное» (ИЧ-2) для «Единой России» составляет: 28 064 200 голосов ÷ 121 мандат = 231 935,5371. На практике мандаты должны получить все региональные группы, получившие более 100 тыс.голосов. Без мандатов должны остаться только группы по Республикам Марий Эл и Коми. В результате отказа от мандатов 4 кандидатов из федеральной части списка дополнительные мандаты достались группам № 25, 50, 48, 10.

КПРФ 

Всего: 48 мандатов.

В федеральную часть списка КПРФ входило 14 кандидатов. Соответственно, распределению между региональными списками подлежит 34 мандата. ИЧ-2 для КПРФ составляет: 10 660 669 голосов ÷ 34 мандата = 313 549,0882. На практике мандаты должны получить все региональные группы, набравшие более 200 тыс. голосов. Без мандатов остаются 6 групп. Один мандат передан в группу 5 вследствие отказа кандидата из федеральной части списка.

ЛДПР 

Всего: 19 мандатов.

В федеральную часть списка ЛДПР входило 15 кандидатов. Соответственно, распределению между региональными списками подлежат 4 мандата. ИЧ-2 для ЛДПР составляет: 4 252 252 голоса ÷ 4 мандата = 1 063 063. На практике мандаты должны получить региональные группы, набравшие более 150 тыс. голосов.

«Справедливая Россия» 

Всего: 19 мандатов.

В федеральную часть списка «Справедливой России» входило 4 кандидата. Соответственно, распределению между региональными списками подлежат 15 мандатов. ИЧ-2 для «Справедливой России» составляет: 4 201 744 голосов ÷ 15 мандатов = 280 116,2666. Только одна региональная группа получает мандат при первичном распределении. При вторичном распределении мандаты должны получить все группы, набравшие более 120 тыс. голосов.

«Новые люди» 

Всего: 13 мандатов.

В федеральную часть списка «Новых людей» входило 2 кандидата. Соответственно, распределению между региональными списками подлежат 11 мандатов. ИЧ-2 для «Новых людей» составляет: 2 997 744 голосов ÷ 11 мандатов = 272 522,1818. Ни одна из региональных групп не набрала такого количества голосов (группе по Москве недостало 92 голосов) и не получила мандатов при первичном распределении. При вторичном распределении мандаты получают все региональные группы, набравшие более 86 тысяч голосов. Если бы кандидаты по Москве были сгруппированы не в одну, а в две региональные группы, то они получили бы два мандата (а группа по Самарской и Ульяновской области осталась бы без мандата).

Единая Россия — 126 мандатов 
Жирным шрифтом выделены кандидаты, получившие право на депутатский мандат по предварительным итогам голосования. Каждый из них вправе отказаться от мандата. В таком случае мандат передается следующему кандидату из данной региональной группы, а при отсутствии таковых (в том числе при отказе от мандатов кандидатов из федеральной части списка) — в ту региональную группу, которая не получила мандата в результате вторичного распределения мандатов и имеет наибольшую дробную часть числа, полученного в результате деления полученного числа голосов на «второе избирательное частное».

 0 Федеральный список 
1. Сергей Шойгу  — отказ от мандата (передан в группу 25)
2. Сергей Лавров  — отказ от мандата (передан в группу 50)
3. Денис Проценко — отказ от мандата (передан в группу 48)
4. Елена Шмелёва — отказ от мандата (передан в группу 10)
5.  Анна Кузнецова

 1 Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ — 3 мандата
1. Юрий Трутнев  — отказ от мандата
2. Ирина Яровая   — избрана по одномандатному округу
3.  Виктор Пинский 
4.  Андрей Гурулёв5.  Максим Иванов6.  Мария Воропаева
7.  Анастасия Орлова
8.  Геннадий Мальцев
9. Андрей Хапочкин 
10. Владимир Кобелев
11. Ирина Сенаторова 
12. Константин Ефимов 
13. Денис Павлик 
14. Андрей Белоглазов 
15. Юлия Пак 
16. Валентина Калита
17. Баир Жамсуев 
18. Наталья Кокорева 
19. Илья Аникеев 

 2 Республика Саха Якутия — 1 мандат
1. Айсен Николаев  — отказ от мандата
2.  Галина Данчикова 
3.  Иван Луцкан  3 Республика Бурятия — 1 мандат
1. Алексей Цыденов  — отказ от мандата
2. Леонид Белых — отказ от мандата
3.  Николай Будуев  4 Иркутская область — 1 мандат
1. Игорь Кобзев  — отказ от мандата
2. Юрий Козлов — отказ от мандата
3. Кузьма Алдаров — отказ от мандата 
4.  Мария Василькова 
5.  Андрей Иванов 
6.  Наталья Дикусарова  5 Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край — 2 мандата
1.  Артур Чилингаров 
2.  Шолбан Кара-оол
3.  Наталья Каптелинина 
4.  Алексей Протопопов 
5.  Максим Аткнин 
6. Пётр Пимашков  
7.  Сергей Можаров 
8.  Елена Пензина 

 6 Кемеровская область — Кузбасс, Томская область — 5 мандатов
1. Алексей Синицын  — отказ от мандата
2.  Вероника Власова
3.  Михаил Киселёв
4.  Владимир Самокиш
5.  Олег Матвейчев
6.  Вячеслав Петров 
7.  Алексей Редькин 
8. Владимир Уткин
9.  Ирина Александрова
10.  Довран Аннаев 7 Республика Алтай, Алтайский край — 1 мандат
1.  Владимир Шаманов 
2. Наталья Кувшинова 
3. Иван Белеков 
4.  Артём Шамков
5. Александр Романенко 
6. Виталий Уин
7. Татьяна Ильюченко
8. Валерий Елыкомов 
9.  Анна Ведлер  8 Новосибирская область, Омская область — 2 мандата
1. Андрей Травников  — отказ от мандата
2.  Александр Жуков 
3. Оксана Фадина   — избрана по одномандатному округу
4.  Игорь Антропенко
5.  Наталья Багрова
6. Игорь Зуга
7. Дмитрий Савельев   — избран по одномандатному округу 
8.  Варвара Толкачёва
9.  Олег Иванинский  — избран по одномандатному округу 
10.  Александр Борматов
11.  Ольга Бороненко 9 Курганская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ — 4 мандата
1. Владимир Якушев  — отказ от мандата
2.  Дмитрий Кобылкин
3. Василий Филипенко — отказ от мандата
4.  Эрнест Валеев 
5.  Ольга Ануфриева
6. Ольга Швецова — отказ от мандата
7.  Сергей Лисовский 
8. Луиза Носкова — отказ от мандата
9.  Анатолий Карпов  — получил 27 октября 2021 года мандат Ольги Баталиной 
10.  Дмитрий Осипов
11. Татьяна Гоголева 
12.  Алексей Ситников
13.  Лариса Сычевская
14.  Галина Косыгина

 10 Свердловская область — 2 мандата (+ 1 передан из федеральной части списка) 

1. Евгений Куйвашев  — отказ от мандата
2.  Павел Крашенинников 
3.  Жанна Рябцева — получила мандат вследствие отказа Елены Шмелёвой (федеральный список)
4.  Сергей Бидонько5. Александр Высокинский
6. Андрей Ветлужских 
7. Шептий, Виктор Анатольевич
8.  Алексей Коробейников
9.  Юлия Перегудова
10.  Дмитрий Жуков
11.  Дмитрий Арды

 11 Челябинская область — 2 мандата
1. Алексей Текслер  — отказ от мандата
2. Сергей Гомоляко — отказ от мандата
3. Татьяна Василенко — отказ от мандата
4.  Олег Голиков
5.  Дмитрий Вяткин 
6.  Алексей Денисенко 12 Пермский край — 1 мандат 
1. Дмитрий Махонин  — отказ от мандата
2.  Антон Немкин3. Игорь Сапко 
4.  Армен Бежанян
5.  Александр Русанов
6.  Александр Ивонин
7. Дмитрий Сазонов 

 13 Республика Башкортостан — 6 мандатов
1. Радий Хабиров  — отказ от мандата
2. Александр Сидякин — отказ от мандата
3.  Римма Утяшева
4.  Наталья Орлова
5.  Владимир Сенин
6.  Ирина Панькина
7.  Ризван Курбанов 
8.  Рима Баталова 
9. Ильдар Бикбаев 
10. Рустем Ахмадинуров
11.  Шамиль Валеев
12. Рафик Ихсанов
13.  Ильнур Салихов
14. Инга Юмашева  14 Оренбургская область — 1 мандат 
1. Денис Паслер  — отказ от мандата
2. Светлана Быкова — отказ от мандата
3. Сергей Грачёв  — отказ от мандата
4.  Владимир Ильиных 5.  Татьяна Машковская
6.  Марина Абрамова

 15 Самарская область — 2 мандата
1. Дмитрий Азаров  — отказ от мандата
2. Николай Ренц  — отказ от мандата
3. Регина Воробьёва — отказ от мандата
4.  Леонид Симановский 
5.  Владимир Гутенёв 
6.  Андрей Парфенов 
7.  Виктор Кузнецов
8.  Виктория Каткова

 16 Удмуртская Республика — 1 мандат 
1. Александр Бречалов  — отказ от мандата
2. Андрей Исаев   — избран по одномандатному округу
3.  Лариса Буранова
4.  Надежда Михайлова
5.  Андрей Тимофеев 17 Кировская область — 1 мандат
1. Игорь Васильев  — отказ от мандата
2.  Мария Бутина3.  Сергей Одношивкин
4.  Матвей Машковцев

 18 Республика Коми 
1. Владимир Уйба 
2.  Руслан Магомедов
3.  Сергей Жеребцов 19 Архангельская область, Ненецкий автономный округ — 1 мандат 
1. Александр Цыбульский  — отказ от мандата
2. Екатерина Прокопьева  — отказ от мандата
3.  Михаил Кисляков
4.  Иван Новиков
5.  Игорь Чесноков 20 Республика Татарстан — 8 мандатов
1. Рустам Минниханов  — отказ от мандата
2.  Айрат Фаррахов 
3.  Татьяна Ларионова
4.  Айдар Метшин
5.  Максим Топилин
6.  Руслан Гаджиев
7.  Елена Ямпольская 
8.  Ирек Богуславский 
9.  Рустам Калимуллин
10.  Анатолий Иванов
11.  Александр Терентьев
12. Ольга Павлова 
13.  Вячеслав Козлов
14.  Юсуп Якубов
15.  Геннадий Глушков

 21 Республика Марий Эл 
1. Александр Евстифеев 
2.  Евгений Кузьмин
3.  Лариса Бендер
4.  Эдуард Александров 22 Чувашская Республика — Чувашия, Нижегородская область, Рязанская область — 4 мандата 
1. Глеб Никитин  — отказ от мандата
2. Николай Любимов  — отказ от мандата
3.  Андрей Макаров 
4.  Алёна Аршинова 
5.  Роман Любарский
6.  Юрий Станкевич
7. Николай Малов 
8.  Сергей Артамонов
9.  Павел Карасёв
10.  Мария Гордова
11.  Анатолий Бороненков
12.  Евгений Костин
13.  Алексей Антонов

 23 Ульяновская область — 1 мандат
1.  Сергей Морозов
2.  Константин Долгов
3.  Николай Мясников

 24 Саратовская область — 3 мандата 
1. Вячеслав Володин   — избран по одномандатному округу 
2.  Глеб Хор 
3.  Виктор Кидяев 
4.  Виталий Ефимов 
5.  Татьяна Ерохина
6.  Сергей Гладков

 25 Пензенская область — 1 мандат (+ 1 передан из федеральной части списка) 

1. Олег Мельниченко  — отказ от мандата
2.  Ольга Баталина — получила мандат вследствие отказа Сергея Шойгу (федеральный список), сложила полномочия 14 октября 2021 года (мандат передан в группу 9) 
3.  Дмитрий Каденков

26 Республика Мордовия — 1 мандат
1. Артём Здунов  — отказ от мандата
2.  Василий Пискарёв 
3.  Игорь Фрейдин
4.  Наталья Москвитина

 27 Воронежская область — 2 мандата 

1. Алексей Гордеев   — избран по одномандатному округу
2.  Евгений Ревенко 
3. Ирина Тулинова — отказ от мандата
4.  Игорь Кастюкевич
5.  Александр Князев
6.  Александр Пешиков
7.  Артём Копылов 28 Тамбовская область — 1 мандат
1. Александр Никитин  — отказ от мандата
2.  Тамара Фролова 3.  Константин Черкасов
4. Евгений Матушкин 

 29 Владимирская область, Ивановская область — 1 мандат
1. Елена Вяльбе — отказ от мандата
2.  Алексей Говырин
3. Юрий Смирнов 
4.  Сергей Бородин
5. Владимир Шарыпов  30 Тверская область — 1 мандат
1. Игорь Руденя  — отказ от мандата
2. Владимир Васильев  — избран по одномандатному округу 
3. Юлия Саранова  — избрана по одномандатному округу
4.  Сергей Веремеенко 5.  Наталья Соколова
6.  Сергей Аксёнов
7. Светлана Максимова 

 31 Костромская область, Ярославская область — 1 мандат
1.  Валентина Терешкова 
2.  Иван Богданов
3. Илья Осипов 
4.  Наталья Кунгурцева
5.  Ольга Бахтина
6.  Дмитрий Грибков

 32 Брянская область, Смоленская область — 2 мандата 
1. Александр Богомаз  — отказ от мандата
2. Сергей Неверов   — избран по одномандатному округу
3. Ирина Агафонова — отказ от мандата
4.  Артём Туров 
5.  Николай Щеглов
6.  Артём Ашеко
7.  Анна Андреенкова  
8. Ольга Васильева 33 Калужская область, Орловская область — 1 мандат
1. Владислав Шапша  — отказ от мандата
2.  Александр Авдеев  — сложил полномочия 14 октября 2021 года
3. Михаил Вдовин — отказ от мандата
4. Алексей Пучнин — отказ от мандата
5. Екатерина Морозова — отказ от мандата (передан в группу 42)

 34 Тульская область — 1 мандат
1. Николай Воробьёв — отказ от мандата
2.  Николай Петрунин  (умер 12 октября 2022) 
3.  Екатерина Толстая — отказ от мандата
4.  Илья Курилов — отказ от мандата
5.  Владислав Нагорный — отказ от мандата
6.  Александр Рем — отказ от мандата
7.  Илья Степанов — отказ от мандата 35 Липецкая область — 1 мандат
1. Игорь Артамонов  — отказ от мандата
2.  Татьяна Дьяконова3.  Александр Афанасьев
4.  Светлана Карелина

 36 Белгородская область — 2 мандата
1. Вячеслав Гладков  — отказ от мандата
2.  Наталия Полуянова
3.  Никита Румянцев
4. Тарас Хтей
5.  Юрий Клепиков 37 Курская область — 1 мандат
1. Роман Старовойт  — отказ от мандата
2.  Иван Солодовников3.  Екатерина Харченко  — избрана по одномандатному округу 
4.  Максим Мамзурин

 38 Город Москва — 6 мандатов
1. Сергей Собянин  — отказ от мандата
2. Марьяна Лысенко — отказ от мандата
3. Пётр Толстой   — избран по одномандатному округу
4.  Владимир Ресин 
5.  Виктор Селиверстов 
6.  Андрей Картаполов
7.  Артём Метелев
8.  Анатолий Выборный 
9. Мария Ревякина — отказ от мандата
10. Владимир Машков — отказ от мандата
11. Евгений Богатырёв — отказ от мандата
12.  Юлия Дрожжина 39 Московская область — 5 мандатов 
1. Андрей Воробьёв  — отказ от мандата
2. Вячеслав Фетисов   — избран по одномандатному округу 
3. Наталья Алимова — отказ от мандата
4.  Михаил Терентьев 5.  Бекхан Агаев6.  Отари Аршба 7.  Денис Кравченко 8. Денис Степанюк — отказ от мандата
9.  Алла Полякова
10. Елена Серова 
11. Максим Сураев  40 Ленинградская область, Псковская область — 2 мандата
1. Александр Дрозденко  — отказ от мандата
2. Михаил Ведерников  — отказ от мандата
3.  Ольга Амельченкова4.  Александр Борисов 41 Вологодская область, Новгородская область — 1 мандат
1. Андрей Никитин  — отказ от мандата
2. Олег Кувшинников  — отказ от мандата
3.  Елена Цунаева
4.  Сергей Рыбальченко
5.  Сергей Николаев 42 Город Санкт-Петербург — 2 мандата
1. Михаил Пиотровский — отказ от мандата
2.  Вячеслав Макаров 3.  Сергей Боярский 4.  Юрий Петров  — получил 27 октября 2021 года мандат Александра Авдеева
5.  Антон Соловьёв
6.  Иван Алексеев
7.  Александр Абрамян

 43 Республика Карелия, Мурманская область — 1 мандат
1. Андрей Чибис  — отказ от мандата
2.  Евгений Фёдоров 
3.  Анна Лопаткина
4.  Дмитрий Манин
5.  Екатерина Реутова 44 Калининградская область — 1 мандат 
1. Антон Алиханов  — отказ от мандата
2.  Андрей Горохов
3. Наталья Ищенко 45 Ростовская область — 4 мандата 
1. Василий Голубев  — отказ от мандата
2. Светлана Пискунова — отказ от мандата
3. Михаил Гуров — отказ от мандата
4.  Вячеслав Никонов 5.  Виктор Водолацкий 6.  Александр Шолохов 7. Вячеслав Василенко — отказ от мандата
8.  Александр Бородай9.  Дмитрий Миненко
10. Владимир Лакунин

 46 Волгоградская область — 3 мандата
1. Андрей Бочаров  — отказ от мандата
2.  Евгений Москвичёв 
3.  Виталий Лихачёв 
4.  Николай Николаев 
5.  Зоя Ломакина
6.  Михаил Струк
7. Владимир Шкарин 47 Республика Калмыкия, Астраханская область — 1 мандат
1. Игорь Бабушкин  — отказ от мандата
2. Бату Хасиков  — отказ от мандата
3.  Ринат Аюпов4.  Михаил Богатов
5.  Сергей Пархомин

 48 Краснодарский край — 7 мандатов (+ 1 передан из федеральной части списка) 

1. Владимир Порханов — отказ от мандата
2.  Наталья Костенко 
3.  Дмитрий Пирог 
4.  Николай Долуда
5.  Светлана Бессараб 
6.  Сергей Кривоносов
7.  Алексей Ткачёв 
8.  Анатолий Вороновский — получил мандат вследствие отказа Дениса Проценко (федеральный список) 
9.  Эдуард Кузнецов 
10.  Валерий Горюханов
11.  Людмила Маницкая
12.  Игорь Брагарник
13.  Антон Аверьянов

 49 Республика Адыгея — 1 мандат
1. Мурат Кумпилов  — отказ от мандата
2.  Мурат Хасанов 
3.  Рустем Меретуков 50 Республика Крым, город Севастополь — 2 мандата (+ 1 передан из федеральной части списка) 

1. Сергей Аксёнов  — отказ от мандата
2. Михаил Развожаев  — отказ от мандата
3.  Михаил Шеремет  — получил мандат вследствие отказа Сергея Лаврова (федеральный список) 
4.  Леонид Ивлев5.  Дмитрий Белик 6.  Лариса Мельник
7. Георгий Мурадов
8.  Владимир Бобков

 51 Ставропольский край — 3 мандата
1. Владимир Владимиров  — отказ от мандата
2.  Алексей Лавриненко 
3.  Раиса Кармазина 
4.  Владимир Иванов
5. Сергей Плуготаренко
6. Денис Давыдов
7. Геннадий Ягубов
8.  Виктор Надеин
9. Игорь Лавров
10.  Дмитрий Шуваев

 52 Кабардино-Балкарская Республика — 2 мандата 
1. Казбек Коков  — отказ от мандата
2.  Заур Геккиев 
3.  Виктория Родина 53 Карачаево-Черкесская Республика — 1 мандат
1. Рашид Темрезов  — отказ от мандата
2.  Михаил Старшинов  54 Республика Дагестан — 5 мандатов
1. Сергей Меликов  — отказ от мандата
2.  Нурбаганд Нурбагандов
3.  Сайгидпаша Умаханов
4.  Хизри Абакаров
5.  Артём Бичаев
6.  Бийсултан Хамзаев
7. Мамед Абасов
8.  Кубатай Масуев
9.  Елена Павлюченко 55 Республика Ингушетия — 1 мандат
1. Махмуд-Али Калиматов  — отказ от мандата
2.  Бекхан Барахоев3. Исса Костоев

 56 Республика Северная Осетия — Алания — 1 мандат
1. Сергей Меняйло  — отказ от мандата
2.  Зураб Макиев 
3.  Владимир Гуриев 57 Чеченская Республика — 3 мандата
1. Рамзан Кадыров  — отказ от мандата
2.  Шамсаил Саралиев 3.  Ахмед Догаев 4.  Руслан Лечхаджиев КПРФ — 48 мандатов 
 0 Федеральный список 
1.  Геннадий Зюганов 
2.  Светлана Савицкая 
3.  Юрий Афонин 
4. Андрей Клычков  — отказ от мандата, передан в группу 5
5.  Иван Мельников 
6.  Владимир Кашин 
7.  Дмитрий Новиков 
8.  Николай Харитонов 
9.  Николай Коломейцев 
10.  Сергей Шаргунов 
11.  Вадим Кумин 
12.  Юрий Синельщиков 
13.  Казбек Тайсаев 
14.  Алексей Куринный 

 1 Республика Адыгея
1. Евгений Салов  
2.  Елена Москаленко
3.  Виктор Захаров
4.  Евгений Марченко
5.  Адам Богус
6.  Татьяна Безусько 2 Республика Алтай, Республика Тыва, Алтайский край — 1 мандат
1. Мария Прусакова  — избрана по одномандатному округу
2.  Анжелика Глазкова
3.  Аржан Бакрасов
4.  Роман Тамоев  
5.  Антон Арцибашев  
6.  Николай Ким
7.  Лодой-Дамба Куулар 3 Республика Башкортостан — 1 мандат
1.  Александр Ющенко   
2.  Юнир Кутлугужин
3.  Вадим Старов
4.  Ильгам Галин  
5.  Игорь Семёнов
6.  Лия Хафизова 4 Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область — 1 мандат
1.  Вячеслав Мархаев
2.  Елена Титова  
3. Дмитрий Носов  
4.  Юрий Гайдук
5.  Роман Кобызов  
6.  Виктор Малышенко
7.  Андрей Мирошин
8.  Баир Цыренов  
9.  Роман Берг
10.  Ольга Лазаренко 5 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика
1.  Роберт Кочиев — получил мандат вследствие отказа Андрея Клычкова (федеральный список)
2.  Самир Абдулхаликов
3.  Халид Накаев
4.  Елена Князева
5.  Хамзат Кодзоев  
6.  Абдулвахид Лабазанов
7.  Хасмагомед Дениев  
8.  Чермен Дудати
9.  Муса Гаджиев
10.  Алан Макаев  

 6 Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край — 1 мандат
1.  Анатолий Бифов 
2. Виктор Гончаров  
3.  Кемал Бытдаев  
4.  Борис Паштов  
5.  Виктор Лозовой  
6.  Григорий Пономаренко  
7.  Ильяс Шаваев
8.  Андрей Сердюков  
9.  Рауф Дауров

 7 Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область — 1 мандат
1.  Николай Арефьев 
2.  Павел Щербаков
3.  Денис Усков  
4.  Николай Нуров
5.  Виктор Вострецов
6.  Валерий Могильный  
7.  Санал Убушиев  
8.  Халит Аитов  
9.  Алексей Буров
10.  Олег Дмитриев
11.  Сергей Цымбалов
12.  Илья Репин

 8 Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Мурманская область — 1 мандат
1.  Борис Комоцкий
2. Олег Михайлов  — избран по одномандатному округу
3.  Артур Попов
4.  Евгений Ульянов  
5.  Александр Гревцов  
6.  Надежда Виноградова  
7.  Юрий Корепанов
8.  Валерий Яранцев  
9.  Сергей Андруневич
10.  Сергей Алышев

 9 Республика Крым, город Севастополь
1. Александр Тарнаев
2.  Сергей Богатыренко
3.  Сергей Борисов
4.  Олег Дрягин
5.  Оксана Таранина  
6.  Сергей Курочкин
7.  Андрей Кочеихин   10 Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика — Чувашия — 1 мандат
1. Сергей Казанков   — избран по одномандатному округу 
2.  Ирина Филатова
3. Дмитрий Кузякин   
4.  Александр Андреев  
5.  Сергей Царегородцев
6.  Василий Полынов 11 Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Магаданская область — 1 мандат
1.  Сергей Левченко
2.  Виктор Губарев
3. Илья Сумароков
4. Михаил Щапов   — избран по одномандатному округу
5. Андрей Андреев  
6.  Инга Егорова
7.  Савва Михайлов
8.  Владлен Невский
9.  Андрей Ахмадулин  
10.  Алексей Попов   12 Республика Татарстан — 1 мандат
1.  Артём Прокофьев  
2.  Хафиз Миргалимов
3.  Фадбир Сафин  
4.  Мансур Гарифуллин  
5.  Евгений Дроздов
6.  Николай Атласов
7.  Татьяна Мухина
8.  Алексей Семенихин  
9.  Динара Халимдарова
10.  Олег Федотов 13 Удмуртская Республика, Пермский край — 1 мандат
1.  Мария Дробот
2.  Ксения Айтакова  
3.  Александр Сыров  
4.  Владимир Бодров  
5.  Олеся Горбунова  
6.  Алексей Костицин   14 Республика Хакасия, Красноярский край, Томская область — 1 мандат
1.  Иван Бабич
2. Валентин Коновалов 
3.  Наталья Барышникова
4.  Алексей Слонов
5.  Григорий Назаренко
6.  Сергей Токов  
7.  Андрей Петров
8.  Евгений Сафьянов
9.  Николай Саттаров
10.  Оксана Разварина 15 Камчатский край
1.  Роман Литвинов  
2.  Любовь Лазуткина
3.  Дмитрий Буранков
4.  Александра Губанова
5.  Сергей Чикирев

 16 Краснодарский край — 1 мандат
1.  Николай Осадчий 
2.  Павел Соколенко
3.  Александр Сафронов  
4.  Иван Жилищиков  
5. Дмитрий Коломиец  
6.  Михаил Ахметгареев  

 17 Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область — 1 мандат
1.  '''Алексей Корниенко   
2.  Анатолий Долгачёв
3.  Пётр Перевезенцев  
4.  Глеб Бандуристов
5. Константин Лазарев  
6.  Евгений Ляшенко
7.  Александр Сорокин
8.  Иван Кудин 18 Белгородская область, Воронежская область — 1 мандат
1.  Сергей Гаврилов
2.  Андрей Рогатнев
3.  Станислав Панов  
4.  Денис Рослик  
5.  Анастасия Алтынникова
6.  Константин Ашифин
7.  Валерий Шевляков 19 Брянская область, Курская область, Орловская область, Смоленская область — 1 мандат
1.  Николай Иванов 
2.  Андрей Митрофаненков
3.  Андрей Архицкий  
4.  Алексей Бобовников  
5.  Андрей Шапошников  
6.  Андрей Фролов
7.  Константин Павлов   20 Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Ярославская область — 1 мандат
1.  Роман Лябихов 
2. Александр Воробьёв   
3.  Антон Сидорко  
4.  Валерий Ижицкий  
5.  Александр Бойков
6.  Эльхан Мардалиев
7.  Лариса Емельянова  
8.  Андрей Тарасов
9.  Светлана Протасевич  
10.  Наталия Бобрякова
11.  Вадим Серебров
12.  Илья Журавлёв 21 Вологодская область, Новгородская область, Псковская область, Тверская область — 1 мандат
1.  Олег Лебедев   
2.  Василий Обломей
3.  Олег Цуканов
4.  Александр Морозов  
5.  Пётр Алексеенко
6.  Никита Макаревич  
7.  Дмитрий Благодёров
8.  Артём Гончаров  
9.  Олег Ершов  
10.  Аркадий Мурылев
11.  Владимир Волков
12.  Дмитрий Михайлов  

 22 Калининградская область, Саратовская область — 1 мандат
1.  Ольга Алимова   
2. Николай Бондаренко  
3.  Максим Буланов
4.  Александр Анидалов  
5.  Дарья Анучина  
6.  Владимир Есипов  
7.  Ольга Лубкова
8.  Сергей Шитов

 23 Калужская область, Рязанская область, Тульская область — 1 мандат
1.  Владимир Исаков  
2.  Николай Яшкин  
3.  Эвелина Волкова
4.  Алексей Лебедев
5.  Денис Сидоров
6.  Артур Агванян
7.  Татьяна Косарева  
8.  Станислав Скидан
9.  Татьяна Карпова
10.  Александр Евдокимов

 24 Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская область — 1 мандат
1. Анатолий Локоть  — отказ от мандата
2.  Ренат Сулейманов  
3.  Екатерина Грунтовая  
4.  Андрей Жирнов  
5.  Иван Утробин  
6.  Роман Яковлев  

 25 Кировская область, Нижегородская область — 1 мандат
1.  Владимир Блоцкий 
2. Сергей Мамаев  
3.  Владислав Егоров
4.  Камиль Джамалудинов
5.  Роман Кабешев  
6.  Алексей Семейщев  
7.  Михаил Рыхтик  

 26 Курганская область, Челябинская область — 1 мандат
1.  Михаил Берулава 
2.  Игорь Егоров  
3.  Виктор Зырянов  
4. Александр Некрасов 
5.  Константин Куркин
6.  Евгений Горбачёв  
7.  Валентин Шкаликов
8.  Александр Андреев  

 27 Ленинградская область, город Санкт-Петербург — 1 мандат
1.  Сергей Пантелеев 
2.  Вадим Гришков
3.  Роман Кононенко
4. Николай Кузьмин  
5.  Геннадий Денисов  
6.  Ольга Яковенко
7.  Владимир Ожерельев  
8.  Евгений Козлов

 28 Липецкая область, Пензенская область, Тамбовская область — 1 мандат
1.  Георгий Камнев
2. Николай Разворотнев
3.  Андрей Жидков  
4.  Олег Шаляпин
5.  Сергей Токарев  
6.  Артём Александров  

 29 Московская область — 2 мандата
1.  Николай Васильев
2. Константин Черемисов  — отказ от мандата
3.  Борис Иванюженков   
4.  Александр Наумов
5.  Елена Мокринская  
6.  Олег Емельянов  
7.  Сергей Стрельцов
8.  Василий Стасюк
9. Дмитрий Кононенко  
10.  Андрей Черепенников  
11.  Александр Корнев  
12.  Татьяна Ордынская  
13.  Дмитрий Аграновский  
14.  Василий Бызов
15.  Людмила Тропина
16.  Владимир Фондаринов
17.  Артём Петухов
18.  Елена Романова
19.  Сергей Теняев  
20.  Александр Гончаров 30 Омская область, Тюменская область — 1 мандат
1.  Виктор Соболев
2. Андрей Алехин  — избран по одномандатному округу
3. Олег Смолин   — избран по одномандатному округу 
4. Константин Ткачёв  
5.  Иван Левченко  
6.  Алла Анодина 31 Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область — 2 мандата
1. Леонид Калашников   — избран по одномандатному округу
2.  Михаил Авдеев
3.  Нина Останина  
4.  Максим Амелин
5.  Алексей Лескин
6.  Айрат Гибатдинов  
7. Михаил Матвеев  — избран по одномандатному округу
8.  Виталий Кузин  
9.  Владимир Гудомаров
10.  Михаил Абдалкин  
11.  Татьяна Митрофанова
12.  Рамиль Хакимов
13.  Виктор Миняшев

 32 Ростовская область — 1 мандат
1.  Евгений Бессонов  
2. Григорий Фоменко
3.  Александр Дедович
4.  Виталий Абакумов  
5.  Ирина Кислицына
6.  Алексей Мисан  
7.  Наталья Оськина
8.  Лавр Черкашин  
9.  Сергей Шаповалов  
10.  Геннадий Щербаков
11.  Андрей Яшкин
12.  Андрей Кутырев  
13.  Станислав Потаков  

 33 Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 мандат
1.  Николай Езерский 
2.  Александр Ивачев  
3.  Алексей Савинцев  
4.  Елена Кукушкина  
5.  Тарас Исаков  
6. Вячеслав Тетекин  
7.  Людмила Журавлёва
8.  Римма Скоморохова  
9.  Жалауддин Абдуразаков  
10.  Андрей Худяков
11.  Александр Ламдо

 34 Город Москва — 3 мандата
1.  Валерий Рашкин   — лишён мандата 25 мая 2022 года
2.  Сергей Обухов  
3.  Денис Парфёнов   
4.  Николай Зубрилин
5.  Борис Мызгин
6.  Павел Тарасов
7. Андрей Гребенник  
8.  Николай Волков  
9. Сергей Курганский  
10. Михаил Таранцов  
11. Михаил Лобанов  
12.  Елена Янчук
13.  Дарья Багина
14.  Николай Степанов
15.  Пётр Звягинцев  
16.  Игорь Суханов  
17.  Виталий Петров  
18.  Иван Ульянченко  
19.  Татьяна Десятова
20.  Павел Иванов
21.  Анастасия Удальцова  — получила 29 июня 2022 года мандат Валерия Рашкина 
22.  Елена Гуличева  
23.  Андрей Селезнёв
24.  Дмитрий Сараев
25.  Максим Лапшин
26.  Максим Тимонин
27. Александр Потапов
28.  Александр Ефимов
29.  Сергей Мурыгин
30.  Юрий Дашков
31.  Андрей Арцев 35 Ненецкий автономный округ
1.  Михаил Райн  
2.  Кирилл Ануфриев
3.  Михаил Кушнир

 36 Чукотский автономный округ
1.  Владимир Гальцов  
2.  Елена Ярыгина
3.  Ярослав Листов
4.  Ирина Мозгова

 ЛДПР — 19 мандатов  0 Федеральный список 
1.  Владимир Жириновский  — умер 6 апреля 2022 года (мандат передан в группу 41)
2.  Леонид Слуцкий 
3.  Сергей Каргинов 
4.  Ярослав Нилов 
5.  Владимир Сипягин 
6.  Василий Власов   
7.  Борис Чернышов
8.  Андрей Луговой 
9.  Дмитрий Свищев 
10.  Валерий Селезнёв 
11.  Каплан Панеш
12.  Аркадий Свистунов
13.  Станислав Наумов
14.  Владимир Кошелев
15.  Иван Мусатов

 1 Курганская область 
1.  Юрий Ярушин  
2.  Ольга Дружинина 2 Иркутская область — территория одномандатных округов № 95 и 96
1.  Максим Девочкин  
2.  Олег Попов  

 3 Пермский край
1.  Герман Дружинин
2.  Олег Постников  
3.  Алексей Баландин  
4.  Екатерина Балыкина   4 Республика Бурятия
1.  Сергей Дорош  
2.  Дмитрий Шишмарев
3.  Бадмадоржо Жигжитов

 5 Хабаровский край, Еврейская автономная область
1. Иван Пиляев   
2.  Иван Рыбин 6 Белгородская область
1.  Евгений Дремов
2.  Константин Климашевский  
3.  Андрей Колтыков

 7 Рязанская область, Тамбовская область
1. Александр Шерин   
2.  Олег Морозов   8 Республика Коми, Архангельская область
1. Олег Лавров    
2.  Александр Федорков
3.  Андрей Никитин  
4.  Мария Харченко
5.  Александр Акимов

 9 Смоленская область
1. Сергей Леонов   — избран по одномандатному округу 
2.  Михаил Ковалёв  
3.  Владимир Королёв
4.  Владислав Ульянов
5.  Евгений Танасьев 10 Челябинская область
1. Виталий Пашин   
2.  Сергей Володарчук
3.  Наталья Арсентьева

 11 Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ
1. Гаврил Парахин   
2. Иван Абрамов 
3.  Роман Исаев  
4.  Валерий Калашников  
5.  Владимир Сокольников 12 Новгородская область, Псковская область, Тверская область 
1. Антон Морозов 
2.  Олег Горлов
3.  Алексей Чурсинов  
4.  Антон Минаков  
5.  Леонид Булатов  
6.  Виталий Васильев
7.  Сергей Литвиненко
8.  Дмитрий Карпов  
9.  Алексей Лазунин
10.  Артём Васильев
11.  Максим Донецков

 13 Красноярский край
1. Сергей Натаров   
2.  Ярослав Хаврон  
3.  Александр Глисков   
4.  Семён Сендерский
5.  Александр Стогний  
6.  Григорий Гаврилов
7.  Анна Казакова
8.  Иван Куренев 14 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 мандат
1.  Евгений Марков   
2. Владимир Сысоев
3.  Иван Вершинин  
4.  Виктор Сысун
5.  Глеб Трубин  
6.  Артём Зайцев  
7. Дмитрий Елагин   15 Приморский край, Сахалинская область
1. Андрей Андрейченко   
2.  Дмитрий Флеер  
3.  Василий Васильев  

 16 Брянская область
1. Вадим Деньгин 17 Владимирская область, Ивановская область 
1.  Алексей Почернин
2.  Дмитрий Шелякин
3. Александр Пронюшкин 

 18 Свердловская область — территория одномандатных округов № 170, 171, 173, 174
1.  Андрей Трофимов
2.  Александр Каптюг   19 Забайкальский край, Калининградская область 
1. Василина Кулиева   
2. Егор Анисимов

 20 Республика Крым, город Севастополь 
1.  Илья Журавлёв   21 Свердловская область — территория одномандатных округов № 168, 169, 172
1. Игорь Торощин   

 22 Республика Мордовия, Пензенская область
1.  Андрей Рекаев  
2.  Павел Куликов  
3.  Евгений Тюрин   23 Калужская область
1.  Дмитрий Лозенко  
2.  Степан Опарышев
3.  Игорь Головнев  
4.  Ян Сигарев

 24 Республика Башкортостан — 1 мандат
1.  Иван Сухарев   
2.  Юрий Рудаков  
3.  Дмитрий Иванов  

 25 Курская область, Орловская область, Тульская область
1.  Сергей Воронин
2. Александр Балберов
3.  Владимир Фёдоров  
4.  Ирина Федосова
5.  Анна Распопова
6.  Владислав Числов  
7.  Александр Маринков   26 Самарская область
1.  Александр Котляр  
2.  Роман Синельников  
3.  Андрей Седогин  
4.  Павел Кравцов
5.  Дмитрий Дементьев
6.  Екатерина Муравьёва

 27 Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область
1. Максим Зайцев   
2.  Юрий Хрущёв   28 Республика Тыва, Республика Хакасия, Кемеровская область — Кузбасс, Томская область — 1 мандат (передан в группу 42)
1. Алексей Диденко   — избран по одномандатному округу 
2. Кирилл Правдин  — отказ от мандата
3.  Михаил Молчанов  — отказ от мандата (передан в группу 42)

 29 Республика Алтай, Алтайский край 
1. Елена Строкова 
2.  Максим Крайн   30 Ненецкий автономный округ
1.  Андрей Смыченков  
2.  Николай Запалов 

 31 Республика Ингушетия
1.  Ислам Гадиев   32 Республика Северная Осетия — Алания
1.  Сослан Бестаев  
2.  Казбек Бадов

 33 Карачаево-Черкесская Республика
1.  Олег Жедяев  
2.  Александр Чайка 34 Город Санкт-Петербург — территория одномандатных округов № 213 и 214
1.  Дмитрий Нестеров  
2.  Станислав Иванов  

 35 Оренбургская область
1. Сергей Катасонов 
2. Елена Афанасьева  36 Республика Марий Эл, Республика Татарстан
1.  Эдуард Шарафиев
2.  Владимир Сурчилов  
3.  Алексей Шерстобитов  
4.  Марсель Габдрахманов  
5.  Кирилл Евсеев  
6.  Валерий Алейников  
7.  Андрей Колосов  
8.  Адель Вахитов  

 37 Республика Дагестан
1.  Абдулгамид Абдуллаев  
2.  Шахнаваз Гусейнов   39 Воронежская область, Липецкая область
1. Никита Березин   

 40 Вологодская область, Костромская область, Ярославская область
1.  Антон Гримов  
2.  Евгений Смирнов  
3.  Андрей Потапов
4.  Руслан Фёдоров   41 Город Москва — территория одномандатных округов № 199, 201, 202, 203, 204, 209, 210
1. Андрей Свинцов  — получил 1 июня 2022 года мандат умершего Владимира Жириновского
2.  Михаил Монахов  
3.  Владислав Коршунков  
4.  Юрий Максимов  
5.  Александр Жданов
6.  Дмитрий Новиков
7.  Александр Дюпин
8.  Александр Митяев

 42 Город Москва — территория одномандатных округов № 196, 197, 198, 200, 205, 206, 207, 208 — 1 мандат передан из группы 28
1.  Борис Пайкин  — получил мандат вследствие отказа всех кандидатов из группы 28
2.  Дмитрий Кошлаков-Крестовский  
3.  Павел Раменский  
4.  Святослав Алырин  
5.  Антон Медведев  
6.  Евгений Рыбин
7.  Павел Зюзин
8.  Максим Смагин
9.  Илья Галибин
10.  Нелли Семак
11.  Владимир Самосудов 43 Московская область — территория одномандатных округов № 117, 118, 120, 122, 125, 127
1. Сергей Жигарев 
2.  Эрик Саркисян
3.  Сергей Никулин  
4.  Владимир Сидоров  
5.  Павел Пятницкий  
6. Константин Субботин  

 44 Новосибирская область, Омская область
1.  Наталия Красовская  
2.  Евгений Лебедев  
3. Антон Берендеев  
4.  Александр Щербак  
5.  Кирилл Атаманиченко  
6.  Роман Казаков  
7.  Максим Макаленко  
8.  Алексей Некрасов 45 Республика Карелия, Ленинградская область, Мурманская область
1.  Станислав Гонтарь  
2. Андрей Лебедев  
3.  Вячеслав Дюбков  
4.  Александр Паккуев  
5.  Алексей Штырхунов
6.  Алексей Орлов

 46 Волгоградская область
1.  Алексей Логинов  
2.  Алексей Кононенко   47 Иркутская область — территория одномандатных округов № 93 и 94
1.  Андрей Духовников  
2.  Дмитрий Тютрин  

 48 Город Санкт-Петербург — территория одномандатных округов № 211 и 217
1.  Максим Стецура  
2.  Андрей Незабудкин   49 Саратовская область
1. Дмитрий Пьяных   

 50 Город Санкт-Петербург — территория одномандатных округов № 215 и 216
1.  Екатерина Лебедева  
2.  Алексей Горланов   51 Город Санкт-Петербург — территория одномандатных округов № 212 и 218
1.  Павел Иткин  
2.  Юрий Ломакин  

 52 Кабардино-Балкарская Республика
1.  Владимир Безгодько  
2.  Тимур Беров 53 Чеченская Республика
1.  Альбина Фатуллаева  

 54 Республика Адыгея
1.  Евгений Грунин   55 Чувашская Республика — Чувашия, Ульяновская область
1. Сергей Маринин   
2.  Константин Степанов  
3.  Дмитрий Грачёв  

 56 Нижегородская область
1.  Владислав Атмахов   57 Краснодарский край, Ростовская область — 1 мандат
1.  Юрий Напсо 
2.  Евгений Кондрахин
3.  Артур Цапенко  
4.  Денис Карасёв   58 Удмуртская Республика, Кировская область
1. Кирилл Черкасов   
2.  Владимир Костин  
3.  Тимур Ягафаров  
4.  Александр Захариков
5.  Иван Мотоусов

 Справедливая Россия — 19 мандатов 
 0 Федеральный список 
1.  Сергей Миронов 
2.  Евгений (Захар) Прилепин — сложил полномочия 14 октября 2021 года, мандат передан в группу 36
3.  Геннадий Семигин
4.  Александр Бабаков

 1 Республика Адыгея
1.  Андрей Михайлов  
2.  Юрий Цеев
3.  Егор Королёв
4.  Максим Баринов
5.  Гованес Татосян
6.  Антонина Роик
7.  Алёна Киселёва 2 Республика Башкортостан
1. Гаджимурад Омаров   
2.  Ильдар Хайбуллин
3.  Андрей Чижик
4.  Алина Хабутдинова
5.  Заирбек Омаров
6.  Хасан Зязиков
7.  Флюр Нурлыгаянов  
8.  Анастасия Гагурина

 3 Алтайский край, Новосибирская область — 1 мандат
1.  Александр Терентьев   
2.  Людмила Суслова  
3. Семён Багдасаров 
4. Александр Аксененко  — избран по одномандатному округу 
5.  Анна Коваленко 
6.  Александр Молотов  
7.  Олег Боронин  

 4 Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область — 1 мандат
1.  Федот Тумусов   
2. Марина Ким 
3. Юрий Григорьев  — избран по одномандатному округу 
4.  Алексей Козицкий  
5.  Вера Никифорова 
6.  Кирилл Зимин  
7.  Игорь Новиков 
8.  Игорь Глухов  
9.  Александр Анистратов  
10.  Дмитрий Бобровских  
11.  Владимир Дудин  

 5 Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Иркутская область
1.  Александр Казаков 
2.  Лариса Егорова  
3. Юрий Волков   
4.  Оксана Бухольцева  
5.  Ренат Ооржак  
6.  Дмитрий Диденов  
7.  Геннадий Щукин 
8.  Владимир Иванченко 
9.  Василий Проничев  6 Республика Алтай, Республика Хакасия, Красноярский край
1.  Максим Долгополов
2.  Максим Маркерт  
3.  Александр Лымпио
4.  Александр Груздев
5. Ольга Ширковец

 7 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика
1. Валерий Газзаев  
2.  Камил Давдиев  
3.  Султан Денильханов 
4.  Абдулмажит Мартазанов  
5. Мурат Пайзулаев  
6.  Марат Алияров 
7.  Станислав Сазонов  8 Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край — 1 мандат
1.  Тимур Каноков 
2.  Александр Кузьмин  
3.  Владимир Кебеков 
4.  Алисолтан Настаев  
5.  Азамат Дудов  
6.  Сослан Дидаров  
7. Эдуард Маркин 
8.  Алексей Войтов  
9.  Руслан Токов 
10.  Кирилл Кузьмин   9 Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область
1. Олег Шеин   
2.  Евгений Шиянов 
3.  Наталья Манжикова  
4.  Дмитрий Калашников  
5.  Евгений Дунаев 
6.  Евгений Пономарёв 
7.  Алексей Васютенко  
8.  Елена Шеина 

 10 Республика Карелия, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область — 1 мандат
1.  Игорь Ананских  
2. Пётр Петров 
3.  Олег Брячак  
4.  Ройне Изюмов 
5.  Александр Макаревич  
6.  Александр Перминов  

 11 Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Ирина Чиркова   
2.  Татьяна Саладина  
3.  Олег Черненко  
4.  Максим Лазарев  
5.  Наталья Лысакова 
6.  Александр Степанов 
7. Дмитрий Беляев 
8. Николай Пархоменко  12 Республика Крым, Калининградская область, город Севастополь
1. Николай Стариков 
2.  Виктория Билан  
3.  Юрий Шитиков  
4.  Евгений Дубовик 
5. Виктор Яценко  
6. Соломон Гинзбург 
7. Ольга Епифанова 
8.  Роман Юхненко 
9.  Владимир Обозный 

 13 Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ульяновская область
1. Сергей Чаплинский 
2. Игорь Моляков   
3.  Наталия Глущенко  
4. Маргарита Баржанова  
5.  Сергей Семёнов 
6.  Андрей Заболотских 
7.  Артём Павловский 
8.  Наталья Ивленкова  14 Чукотский автономный округ
1.  Александр Семериков  
2.  Антон Лобанов
3.  Денис Литовка
4.  Ольга Самарина

 15 Республика Татарстан
1.  Альмир Михеев 
2.  Ефим Климов 
3.  Максим Муковнин  
4.  Сергей Судыкин  
5.  Ильнар Сираев  
6.  Дамир Хуснутдинов  
7.  Ранис Ахмадуллин  
8.  Рашид Мавлиев   16 Удмуртская Республика, Кировская область — 1 мандат
1.  Вадим Белоусов  
2.  Олеся Редькина 
3.  Фарид Юнусов  
4. Андрей Туманов 
5.  Надежда Сураева  
6.  Альберт Бикалюк  
7.  Павел Дорофеев 
8.  Владимир Овсянников 
9.  Виталий Козырев  17 Калужская область, Рязанская область, Тульская область
1.  Александр Бычков  
2.  Сергей Гребенщиков  
3.  Григорий Парсентьев  
4.  Надежда Ефремова  
5. Дмитрий Шишкин  
6.  Ирина Гребенькова 
7.  Николай Туркин 

 18 Краснодарский край — 1 мандат
1.  Дмитрий Гусев 
2.  Денис Хмелевской 
3.  Геннадий Уфимцев  
4.  Елена Волохова 
5.  Татьяна Аркадьева 
6. Ирина Петеляева 
7.  Григорий Дахно 
8.  Данил Винник 
9.  Людмила Гармашова 
10.  Сергей Лузинов 
11.  Владислав Кузнецов  

 19 Вологодская область, Костромская область, Новгородская область, Смоленская область, Тверская область — 1 мандат
1.  Алексей Чепа   
2.  Денис Шереметьев 
3.  Андрей Павлов 
4.  Виктор Леухин  
5.  Дмитрий Игнатьков  
6.  Ольга Калистратова  
7.  Алексей Афанасьев  
8. Александр Плюснин 
9.  Андрей Иванов  
10.  Вячеслав Головников  
11.  Николай Швабович 
12.  Владислав Зворыкин 

 20 Курганская область, Омская область, Тюменская область — 1 мандат
1.  Александр Ремезков  
2. Владимир Шарпатов  
3.  Юрий Конобрицкий 
4.  Валерий Державин  
5.  Андрей Жуковский 
6.  Сергей Морев    
7.  Владимир Гуселетов 
8.  Владимир Лифантьев  
9.  Виктор Жарков  

 21 Московская область — территория одномандатных округов № 118, 120, 122, 125, 127
1. Андрей Ковалёв  
2.  Юлия Саморока 
3. Глеб Пьяных  
4.  Александр Волнушкин 
5.  Ольга Панина  
6.  Андрей Мардасов  
7.  Александр Кумохин  
8. Вадим Попов 
9.  Игорь Чистюхин 
2. Анатолий Никитин 
3. Екатерина Гордон  
4. Алексей Мартынов 
5.  Олег Бондаренко  
6.  Олег Широков  
7.  Мария Семёнова  
8.  Эрик Лобах 
9.  Валерия Шарко 
10.  Ксения Зиновьева  23 Пермский край, Свердловская область — 1 мандат
1.  Андрей Кузнецов 
2. Дмитрий Ионин   
3.  Вероника Куликова  
4.  Алексей Коровкин  
5.  Анастасия Павлюченкова 
6.  Аркадий Непряхин  
7. Егор Мехонцев    
8.  Владимир Степанов 
9.  Оксана Иванова  
10.  Григорий Малинин  
11.  Армен Карапетян  24 Челябинская область — 1 мандат
1. Валерий Гартунг   — избран по одномандатному округу 
2.  Яна Лантратова 
3. Василий Швецов  
4.  Дмитрий Сумин 
5.  Ольга Мухометьярова 
6.  Дмитрий Ларин  
7.  Павел Логинов  
8.  Павел Жолобов 
9.  Сергей Бороздин 
10.  Юлия Лопатина  25 Город Москва — территория одномандатных округов № 196, 197, 198, 200, 204, 205, 206, 207 — 1 мандат 
1.  Сергей Кабышев
2. Александр Тарнавский  
3.  Алексей Шепель
4.  Виктория Алейникова 26 Город Москва — территория одномандатных округов № 199, 201, 202, 203, 208, 209, 210 — 1 мандат
1.  Михаил Делягин
2. Сергей Глотов
3.  Григорий Петушков
4.  Максим Чирков  
5.  Дмитрий Прокопенко 
6. Армен Гаспарян  
7.  Александр Михайловский  
8. Владимир Буткеев   27 Город Санкт-Петербург — 1 мандат
1.  Олег Нилов   
2. Елена Драпеко   — избрана по одномандатному округу 
3.  Надежда Тихонова  
4. Марина Шишкина 
5.  Анатолий Петрунин 
6.  Геннадий Трусканов 
7.  Виктор Ложечко  
8.  Илья Шмаков  
9.  Кристина Черемных 
10.  Станислав Давыдов  28 Ростовская область
1. Михаил Емельянов   
2. Сергей Михеев 
3.  Сергей Косинов  
4.  Борис Вальтер  
5.  Юрий Мезинов  
6.  Алексей Лященко 
7.  Святослав Марченко 
8.  Денис Чеботарёв  

 29 Республика Мордовия, Пензенская область, Тамбовская область
1. Роман Ванчугов 
2.  Тимур Гераськин  
3.  Павел Плотников  
4.  Алексей Шпагин  
5.  Антон Юрченко   30 Самарская область, Саратовская область
1.  Александр Дворкин
2.  Михаил Маряхин  
3. Артём Чеботарёв  
4.  Иван Попов  
5.  Светлана Березина  
6.  Алексей Сазонов  
7.  Алексей Емельянов  
8.  Алексей Митрофанов  
9.  Александр Федорченко  
10.  Александр Чернышёв  

 31 Кемеровская область, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ — 1 мандат
1.  Николай Новичков
2. Надежда Корнеева
3. Галина Немцева  
4.  Татьяна Протас  
5. Михаил Сердюк  
6.  Владимир Пронин  
7.  Александр Ростовцев  
8.  Дмитрий Вовчук 
9.  Ксения Киселёва 

 32 Воронежская область, Липецкая область, Орловская область
1.  Никита Данюк 
2.  Руслан Перелыгин  
3.  Артём Рымарь  
4.  Лариса Ксенофонтова  
5. Евдокия Бычкова 
6.  Ольга Софрина  
7.  Александр Фомин  
8.  Сергей Ляхов  
9.  Дмитрий Серёгин  33 Оренбургская область
1.  Оксана Набатчикова  
2.  Александр Клишин  
3.  Алексей Каширский  
4.  Екатерина Калегина  
5.  Василий Давыдов 
6.  Александр Колыбельников 
7.  Виктор Евсеев 

 34 Белгородская область, Брянская область, Курская область
1.  Александр Воробьёв 
2. Виталий Минаков  
3.  Геннадий Баев 
4.  Юрий Осетров  
5.  Алексей Тимошков  
6.  Андрей Подойницын 
7.  Марина Чайка 
8.  Олег Корчагин   35 Владимирская область, Ивановская область, Ярославская область — 1 мандат
1. Анатолий Грешневиков   — избран по одномандатному округу 
2.  Николай Бурляев 
3. Анатолий Лисицын  — избран по одномандатному округу 
4.  Павел Попов  
5.  Сергей Бирюков  
6.  Анатолий Каширин 
7.  Сергей Шестухин  
8.  Наталья Пронина 
9.  Сергей Хабибулин 
10.  Сергей Богачков  36 Нижегородская область
1.  Дмитрий Кузнецов — получил 20 октября 2021 года мандат Евгения Прилепина 
2.  Кира Сазонова 
3. Татьяна Гриневич  
4.  Игорь Чкалов  
5.  Анна Татаринцева  
6.  Любовь Солдаткина  
7.  Алексей Кожухов 

 Новые люди — 13 мандатов 
 0 Федеральный список 
1.  Алексей Нечаев
2.  Сардана Авксентьева 1 Республика Адыгея (Адыгея), Краснодарский край — 1 мандат
1. Сергей Кусмаков  — отказ от мандата
2.  Владислав Даванков
3.  Никита Сиразетдинов
4.  Олег Бояринов  
5.  Виталий Кацко   2 Республика Алтай, Алтайский край
1.  Ксения Киреева  
2.  Владислав Вакаев  
3.  Надежда Зяблицева  
4.  Елена Казакулова
5.  Александра Томашевич  
6.  Дарья Романчёва

 3 Республика Башкортостан
1.  Кирилл Куликов
2.  Олег Исаев  
3.  Евгений Буянов  
4.  Константин Куликов  
5.  Айгуль Хабибрахманова   4 Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская область — 1 мандат
1.  Алексей Бадарханов  
2.  Георгий Арапов
3.  Дмитрий Зуев
4.  Алла Лагутина  
5.  Ирина Смолярова  
6.  Иван Савушкин  
7.  Александр Деев  
8.  Анастасия Ковтун
9.  Максим Бувалин   5 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика
1.  Руслан Абдулхаликов
2.  Шарип Алиев  
3.  Рашид Яников  
4.  Залина Акманбетова

 6 Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область
1.  Анастасия Васильева
2.  Алексей Ушаков  
3.  Артём Тихонов
4.  Юлия Костяева 7 Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ — 1 мандат 
1.  Григорий Шилкин
2.  Виктор Филипчук  
3.  Владимир Кванин  
4.  Артём Марышев   8 Республика Марий Эл, Республика Татарстан
1.  Рустам Риянов    
2.  Роза Гайнутдинова  
3.  Илья Кулалаев  
4.  Эдуард Шиверских  
5.  Гульназ Гиззатуллина  
6.  Нариман Хуснуллин
7.  Александр Быков  

 9 Республика Мордовия, Чувашская Республика — Чувашия, Пензенская область
1.  Алексей Блюдин    
2.  Анна Рудакова
3.  Эльза Кузьмина  
4.  Захар Завьялов   
5.  Александр Носачевский 10 Удмуртская Республика, Пермский край — 1 мандат
1. Денис Шитов  — отказ от мандата
2.  Сергей Исаев  — отказ от мандата
3.  Сергей Чудаев ''' — сложил полномочия 18 октября 2021 года (мандат передан в группу 19) 11 Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край
1. Денис Терехов  
2.  Валерий Ильящук  
3.  Ольга Рычкова  
4.  Кристина Поджарова
5.  Владимир Кацауров  

 12 Республика Крым, Калининградская область, город Севастополь
1.  Анна Трофименко
2.  Екатерина Семёнова  
3.  Екатерина Питина  
4.  Сергей Золотарёв </s>   13 Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ — 1 мандат
1.  Роза Чемерис 
2.  Дмитрий Львов 
3.  Дмитрий Ковзан 
4.  Борис Басакин  
5.  Владомир Рассадин  14 Ставропольский край
1.  Иван Исупов 
2.  Станислав Киреев  
3.  Лаура Полевая 
4.  Дмитрий Баженов  
5.  Станислав Ярош 

 15 Белгородская область, Курская область 
1.  Георгий Зайцев  
2.  Татьяна Бондаренко  
3.  Елена Ерюкова 
4.  Максим Сысоев 
5.  Кристина Дюдина 
6.  Кристина Ларина  
7.  Антон Тяпочкин  16 Брянская область, Калужская область, Тульская область
1.  Дмитрий Артамонов 
2.  Максим Токаев  
3.  Денис Носенко  
4.  Иван Кутищев 
5.  Сергей Карнаухов 
6.  Владимир Алексеев  

 17 Владимирская область, Ивановская область, Рязанская область
1.  Юлия Баранникова 
2.  Артур Завьялов  
3.  Михаил Михайлов  
4.  Вадим Польевтов 
5.  Илья Серёгин    
6.  Анастасия Кудряшова  18 Вологодская область, Костромская область, Ярославская область
1.  Эдуард Коробейников 
2.  Дмитрий Федин  
3.  Иван Рытов  
4.  Светлана Патахонова 
5.  Елизавета Иванова 
6.  Владислав Мирошниченко  
7.  Кристина Растворова 

 19 Воронежская область, Тамбовская область
1.  Антон Ткачёв — получил 27 октября 2021 года мандат Сергея Чудаева
2.  Ирина Левда 
3.  Никита Пересыпкин  
4.  Василий Жабин  
5.  Андрей Чекурин   20 Кемеровская область 
1.  Максим Смирнов  
2.  Кристина Фролова  
3.  Эдуард Кукушкин  
4.  Светлана Нарольская 
5.  Кирилл Гарбузов  
6.  Виктория Ивкина 

 21 Кировская область 
1.  Анастасия Скурихина  
2.  Вадим Коровкин 
3.  Зульфия Салахова 
4.  Виктория Бузмакова 
5.  Елизавета Голубева  22 Курганская область, Свердловская область — 1 мандат
1.  Александр Дёмин 
2.  Ярослав Бородин  
3.  Николай Николаев  
4.  Мария Баранцева  
5.  Роман Исаев  
6.  Ирина Виноградова   23 Ленинградская область 
1.  Денис Александров    
2.  Александр Яров  
3.  Лариса Лукина 

 24 Липецкая область, Орловская область 
1.  Юлия Соловьёва 
2.  Светлана Ковалёва  
3.  Андрей Кочеров  
4.  Антон Крестников 
5.  Павел Рыженко 
6.  Алёна Попович  25 Московская область — 1 мандат 
1.  Амир Хамитов 
2.  Лев Закиров 
3.  Алексей Рвачев  
4.  Марианна Григорович  
5.  Юрий Белоусов 
6.  Сергей Филатов   
7.  Семён Аносов  
8.  Егор Тимофеев   26 Нижегородская область
1.  Михаил Холин    
2.  Рустам Досаев  
3.  Анна Чередниченко    
4.  Кирилл Мурыгин  
5.  Анастасия Смирнова 

 27 Новгородская область, Псковская область, Смоленская область, Тверская область 
1.  Алексей Войтов    
2.  Андрей Маковский  
3.  Илья Приходько  
4.  Александра Бичашвили  
5.  Юрий Сальников    
6.  Игорь Конуркин  28 Новосибирская область
1.  Дарья Карасёва 
2.  Андрей Теряев  
3.  Сергей Левшенков   
4.  Анастасия Хасанова 
5.  Андрей Васин 
6.  Светлана Гердюк 
7.  Роман Мурзин 

 29 Омская область, Томская область
1.  Максим Вдовин 
2.  Николай Бирюков  
3.  Александр Цин-Дэ-Шань  
4.  Наталья Тузова  
5.  Кристина Буторина 
6.  Илья Смирнов  30 Оренбургская область
1.  Алексей Маринин  
2.  Светлана Габдулхакова  
3.  Динара Ермекова 
4.  Илья Буянов  
5.  Олег Скиба 

 31 Ростовская область
1.  Александр Чухлебов  
2.  Александр Хуруджи  
3.  Карина Акаимова 
4.  Савелий Будко  32 Самарская область, Ульяновская область — 1 мандат
1.  Владимир Плякин 
2.  Роман Маркаров 
3.  Светлана Горева  
4.  Максим Гнатюк  
5.  Антон Скороходов  
6.  Валентина Никонова  
7.  Андрей Урусов  

 33 Саратовская область
1.  Андрей Зобнин  
2.  Елена Хохлова 
3.  Евгений Савинов  
4.  Анастасия Учакина  
5.  Анастасия Щербакова 
6.  Владимир Морозов   34 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
1.  Владислав Осатюк    
2.  Владимир Цейтлин    
3.  Валерия Зайцева   
4.  Илья Изотов 
5.  Юлия Брюханова 

 35 Челябинская область — 1 мандат 
1.  Максим Гулин  
2.  Денис Лезин  
3.  Игорь Важенин  
4.  Анна Скрозникова  
5.  Татьяна Марараш  
6.  Юлия Григорьева 
7.  Егор Тюкульмин 

 36 Город Санкт-Петербург — 1 мандат 
1.  '''Ксения Горячева  
2.  Павел Любимов 
3.  Дарья Садовская  
4.  Дмитрий Медведев  
5.  Диана Агеева  
6.  Павел Брагин   37 Город Москва — 1 мандат
1.  Сангаджи Тарбаев  
2.  Ярослав Самылин 
3.  Юлия Хаюц 
4.  Екатерина Разумова 
5.  Татьяна Винницкая  
6.  Мария Прохоренкова  
7.  Даниил Шупеня  

 Гражданская платформа  0 Федеральный список 
1. Рифат Шайхутдинов   — избран по одномандатному округу 
2. Сергей Милицкий 
3. Валерий Вакарюк 

 1 Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика
1. Науруз Темрезов 
2. Алик Рахаев 
3. Артём Трифонов 
4. Андрей Щёлоков 
5. Мурат Хачиров 
6. Любовь Чикатуева 
7. Азретали Шаков 
8. Султан Хизириев   2 Республика Алтай, Алтайский край
1. Александр Царёв 
2. Евгений Цозик 
3. Екатерина Савченко 
4. Наиль Джанбеков 

 3 Республика Башкортостан
1. Руслан Галимов 
2. Айдар Суфиянов 
3. Татьяна Васильева 
4. Ростислав Шакиров 
5. Рустам Камалетдинов  4 Республика Бурятия, Республика Тыва, Иркутская область
1. Григорий Вакуленко  
2. Анна Солдатова 
3. Андрей Сизых 
4. Николай Игнатьев 

 5 Республика Дагестан, Республика Калмыкия
1. Эльза Шамова 
2. Хонгор Марилов  
3. Бамба Мергенов 
4. Адьян Канкишев 
5. Чингис Дарбаков 
6. Алина Деликова  6 Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ
1. Алексей Малеванный 
2. Владимир Вдовиченко 
3. Максим Горнаев 
4. Елена Архипова 
5. Любовь Зверякина 
6. Наталья Мозебах 

 7 Республика Хакасия, Красноярский край
1. Ольга Ужва 
2. Евгений Челтыгмашев 
3. Александр Ермолаев   
4. Елена Ермолаева 
5. Иван Сорокин  8 Республика Крым, Калининградская область, город Севастополь
1. Олег Климчук  
2. Сергей Маликов 
3. Полина Маликова 
4. Тихон Иванов 
5. Руслан Абабко  
6. Максим Жосан 
7. Роман Бориско  

 9 Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика — Чувашия
1. Сергей Гартвик  
2. Дмитрий Сорокин 
3. Александр Голицын    
4. Сергей Антропов 
5. Сергей Сорокин 
6. Станислав Демьянов 
7. Илья Васильев 
8. Сергей Солин    10 Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область
1. Анатолий Кырджагасов  
2. Марианна Андреева 
3. Эрэл Васильев 
4. Григорий Христофоров 
5. Жамсо Цыбиков 
6. Людмила Шульгина 
7. Наталья Машукова 

 11 Республика Татарстан
1. Миляуша Хисматуллина  
2. Рауль Шайхутдинов 
3. Дина Гильмутдинова   
4. Магамедали Бадалов  12 Удмуртская Республика, Кировская область
1. Сергей Зайчиков  
2. Валерия Зайчикова 
3. Евгений Кузнецов 
4. Данил Дорофеев 
5. Станислав Винокуров 

 13 Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ
1. Вадим Дворников 
2.  
3. Анна Никольская 
4. Александр Трофимов 
5. Евгения Трофимова 
6. Евгений Чёрный 
7. Евгений Шамрей  14 Республика Адыгея (Адыгея), Краснодарский край
1. Сергей Воскобойников  
2. Алексей Опарин 
3. Виктор Стаценко   
4. Геннадий Чарков 
5. Александр Пархоменко 
6. Евгений Баринов  
7. Александр Тыщенко 
8. Михаил Захаров 

 15 Пермский край
1. Елена Сапрыкина 
2. Максим Ясенецкий  
3. Альберт Еникеев  
4. Людмила Шведова  16 Ставропольский край
1. Наталья Говор  
2. Ольга Белогорцева 
3. Андрей Грибанов 
4. Евгения Стасенко 
5. Денис Муссаев 
6. Михаил Шамилев 
7. Павел Попов 

 17 Белгородская область, Курская область, Орловская область
1. Андрей Майсак 
2. Николай Волков  
3. Дмитрий Толмачёв  
4. Наталья Толпекина 
5. Вадим Шупик 
6. Денис Городов  18 Брянская область, Калужская область, Тульская область
1. Дмитрий Корнилов  
2. Алексей Мельников 
3. Виктор Щербин 
4. Дмитрий Литвинов 
5. Марина Исаханян 
6. Михаил Захарченко 
7. Алексей Хныкин   

 19 Владимирская область, Ивановская область, Костромская область
1. Валерий Кирсанов  
2. Максим Балдин 
3. Роман Володин 
4. Дмитрий Гавриленко 
5. Александр Шибаев  20 Астраханская область, Волгоградская область
1. Алёна Губанова  
2. Альбек Искабулов 
3. Евгений Филиппов   
4. Анварбек Барсаев 
5. Серик Барсаев 
6. Нурлан Утеулиев 
7. Нажикен Распаев 

 21 Ленинградская область, Новгородская область, город Санкт-Петербург
1. Александр Габитов  
2. Сергей Тихомиров  
3. Вадим Черных 
4. Елена Козлова 
5. Игорь Марков  
6. Сергей Иванов  
7. Дмитрий Румянцев  
8. Даниил Киселёв  22 Воронежская область, Тамбовская область
1. Вадим Булатов 
2. Юрий Гусаков 
3. Татьяна Булатова 
4. Олег Секретарёв 
5. Наталья Артёмова 

 23 Липецкая область, Рязанская область
1. Ольга Сошникова 
2. Александр Горьковых 
3. Сергей Кулешов 
4. Мария Розова 
5. Наталья Тимошина  24 Кемеровская область — Кузбасс, Томская область
1. Евгений Никитин 
2. Василий Селезнёв 
3. Виктория Уткина 
4. Надежда Толстова 
5. Артём Мартынов 

 25 Курганская область, Омская область, Тюменская область
1. Виктория Станкина 
2. Ильдар Тазутдинов 
3. Вадим Людвиг 
4. Антон Угланов  26 Московская область — территория одномандатных округов № 117, 118, 120, 122, 125
1. Виктор Миркискин 
2. Анастасия Драницына 
3. Тимофей Кондрашов 
4. Никита Сорокин 
5. Светлана Тайрер 

 27 Московская область — территория одномандатных округов № 119, 121, 123, 124, 126, 127
1. Николай Миркискин 
2. Михаил Меркушин 
3. Павел Корнилов 
4. Анна Куликова  28 Нижегородская область
1. Сергей Араев 
2. Максим Новиков 
3. Алексей Маторкин 
4. Ринат Касимов 

 29 Новосибирская область
1. Александр Плюшкин  
2. Максим Тэппо  
3. Виталий Медведев 
4. Рафаэль Адам  
5. Валерий Костромин 
6. Ярослав Левин  30 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Тимур Латипов  
2. Наталья Станкина  
3. Николай Илдаркин 
4. Анастасия Камалян 
5. Земфира Бугаева 
6. Елена Серухова 

 31 Оренбургская область
1. Михаил Мордвинцев  
2. Людмила Лаговник 
3. Артём Мордвинцев   
4. Наталья Мордвинцева 
5. Светлана Загребина 
6. Дарига Курманова 
7. Игорь Ермаков  32 Пензенская область, Саратовская область
1. Аббяс Юсупов 
2. Павел Вайлов 
3. Кирилл Ожев 
4. Наиля Бахтеева 
5. Александр Синькевич 
6. Ярослав Христофоров 

 33 Ростовская область
1. Виталий Клименко  
2. Елена Воскобойникова 
3. Виктор Кицов 
4. Игорь Трантин 
5. Виктория Черкунова 
6. Дмитрий Симоненко  34 Самарская область
1. Владимир Обухов 
2. Оксана Ланцова 
3. Сергей Гордюшкин 
4. Людмила Пантелеева 
5. Роман Фролов 

 35 Ульяновская область
1. Василиса Киселёва  
2. Николай Клюшенков  
3. Юрий Зеленов 
4. Наталья Салина 
5. Михаил Курнаев 
6. Роман Булатов 
7. Дарья Белянина 
8. Оксана Бабаева  36 Свердловская область
1. Леонид Парунов  
2. Сергей Романовский  
3. Александр Смирнов  
4. Рустам Сидагалиев   
5. Раиль Шамуков   

 37 Псковская область, Смоленская область, Тверская область
1. Елена Лобанова 
2. Василий Бобалев 
3. Людмила Бабковская 
4. Альберт Литвинов 
5. Юрий Данилов  38 Челябинская область
1. Анастасия Никонова  
2. Дмитрий Боярский  
3. Эдуард Громатский  
4. Надыр Мурсальцев 

 39 Вологодская область, Ярославская область
1. Софья Ашарина 
2. Денис Кустов 
3. Андрей Юдин 
4. Олег Юриков  40 Город Москва — территория одномандатных округов № 197, 198, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210
1. Юрий Юрченко  
2. Сергей Измайлов  
3. Степан Смитиенко  
4. Иван Щаников 

 41 Город Москва — территория одномандатных округов № 196, 199, 203, 204, 205
1. Елена Иванова  
2. Александр Соколов 
3. Артём Лавринов   
4. Владислав Кукушкин 
5. Зураб Дадаев 

 Зелёная альтернатива  0 Федеральный список 
1. Виктория Дайнеко
2. София Калягина
3. Ксения Качаева
4. Виктор Бетехтин  
5. Александр Долгушин

 1 Город Москва 
1. Степан Соловьёв  
2. Андрей Николаев
3. Алексей Семений
4. Евгений Березин
5. Алиса Голуенко  
6. Анатолий Баташев  
7. Инна Иваницина 2 Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край 
1. Андрей Салтыков
2. Евгений Лысов
3. Александр Попов
4. Ольга Новикова
5. Эльвира Гелевера

 3 Московская область 
1. Руслан Хвостов
2. Дмитрий Гелевера
3. Ольга Соловьёва
4. Людмила Долговенко
5. Анастасия Долговенко
6. Владислав Тыбулевич 4 Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область 
1. Олег Загуменников
2. Юрий Целищев
3. Никита Моржанаев
4. Алексей Гаврилов
5. Олег Иваницин

 5 Республика Адыгея, Краснодарский край 
1. Иван Студеникин
2. Аяз Мансуров
3. Александр Лебедев
4. Вячеслав Лебедев
5. Егор Салагин 6 Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область — Кузбасс 
1. Николай Попов
2. Евгения Попова
3. Елена Попова
4. Евгений Коломийцев
5. Екатерина Коломийцева

 7 Новосибирская область, Омская область, Томская область 
1. Надежда Шипилина
2. Сергей Маслов
3. Любовь Маслова
4. Юлия Багаутдинова 8 Республика Карелия, Архангельская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область 
1. Роман Картавый
2. Алексей Адамчик
3. Юлия Билалова
4. Ольга Блинова

 9 Оренбургская область, Челябинская область 
1. Анатолий Кузнецов
2. Виталий Волчков
3. Мария Слуницына
4. Татьяна Слуницына
5. Сергей Лепский 10 город Санкт-Петербург 
1. Павел Гойхман
2. Анна Азенкова
3. Никита Павлов
4. Наталья Максимова

 11 Республика Коми, Кировская область, Костромская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ 
1. Алексей Потёмкин
2. Александр Сторожев
3. Иван Ошаев
4. Андрей Ушаков
5. Дмитрий Решетников12 Свердловская область 
1. Ринат Халилов
2. Артём Шамшурин
3. Татьяна Шамшурина
4. Алёна Даутова
5. Юлия Халилова

 13 Республика Бурятия, Республика Саха Якутия, Иркутская область 
1. Алексей Евсеев
2. Руслан Захаркин
3. Жан Бадмаев
4. Рамиль Даутов
5. Семён Чанцев 14 Ростовская область 
1. Наталья Петруненко-Сундеева
2. Сергей Подуст
3. Галина Лебедь
4. Дина Омарова
5. Андрей Великолепов

 15 Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ 
1. Вениамин Пак
2. Оксана Сапун
3. Виктор Мартынов
4. Вячеслав Чан 16 Республика Татарстан 
1. Артём Ананьин
2. Владимир Болотин
3. Анастасия Владимирова
4. Валерия Рябишина
5. Павел Егоров

 17 Самарская область 
1. Сергей Кочуев
2. Михаил Черкасов
3. Дарья Поликарпова
4. Ксения Соколова
5. Павел Сыркин 18 Республика Алтай, Республика Тыва, Алтайский край 
1. Герман Плосков
2. Дмитрий Горбунов
3. Елена Елиферова
4. Светлана Корецкая
5. Анна Чанцева

 19 Пензенская область, Ульяновская область 
1. Михаил Дмитрович
2. Каюм Тиханов
3. Лилия Тиханова
4. Сергей Соколов
5. Кристина Шевченко 20 Вологодская область, Ярославская область 
1. Андрей Гуляев
2. Галина Ельцына
3. Мария Зубова
4. Надежда Бурдейная
5. Алексей Голубев

 21 Владимирская область, Ивановская область 
1. Никита Забоев
2. Андрей Иванов
3. Елена Иванова
4. Елена Рябкова
5. Мария Павлова 22 Ставропольский край 
1. Владислав Карпов
2. Людмила Минко
3. Дмитрий Корякин
4. Екатерина Селиванова
5. Алёна Бочкова

 23 Саратовская область 
1. Евгений Костин
2. Марианна Красильникова
3. Юлия Кукгаузен
4. Антон Кнаус
5. Павел Родионов 24 Воронежская область 
1. Михаил Размыслов
2. Илья Самаркин
3. Александр Завидовский
4. Игорь Четверов

 25 Волгоградская область 
1. Карина Фаттяхутдинова
2. Григорий Ус
3. Кристина Чернова
4. Мария Савилова 26 Республика Крым, город Севастополь 
1. Сергей Шилов
2. Алиса Шилова
3. Роман Шуопис
4. Михаил Сухотин
5. Ирина Шевчук

 27 Курганская область, Тюменская область 
1. Антон Бизяев
2. Анна Болховская
3. Александр Голубков
4. Анна Красушкина
5. Мария Кузнецова 28 Липецкая область, Тамбовская область 
1. Александра Бизяева
2. Егор Болховский
3. Сергей Жилин
4. Дарья Кузнецова

 29 Республика Дагестан 
1. Анна Лошакова
2. Илья Болховский
3. Наталья Жилина
4. Ксения Трушникова 30 Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область 
1. Мария Кочуева
2. Юлия Дмитрович
3. Игорь Кибардин
4. Дмитрий Марченко
5. Анна Кузнецова
6. Ренат Аллаяров

 31 Калужская область, Орловская область 
1. Алина Дуженкова
2. Татьяна Зайцева
3. Леонид Кривонос
4. Елена Марченко
5. Виктория Аммосова 32 Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания 
1. Вячеслав Мамукаев
2. Алан Мамукаев
3. Дмитрий Михеев
4. Алексей Поздняков
5. Алексей Шапкун
6. Юлия Муратова  

 33 Белгородская область 
1. Евгений Демьянов
2. Александр Сабиров
3. Татьяна Евсеева 34 Тульская область 
1. Денис Ситников
2. Илья Никитин
3. Елена Губанова
4. Дмитрий Чарин
5. Михаил Богданов
6. Василий Румянцев

 35 Тверская область 
1. Константин Ширнин
2. Ирина Мирошниченко
3. Анна Валевская
4. Анастасия Морозова
5. Ирина Румянцева 36 Новгородская область, Псковская область 
1. Михаил Вельмакин  
2. Михаил Гайдай
3. Сергей Словягин
4. Надежда Султанова
5. Виталий Чириков
6. Иоанн Ноин

 37 Республика Ингушетия, Чеченская Республика 
1. Евгений Качаев
2. Игорь Смирнов
3. Анастасия Словягина
4. Дамир Гурин
5. Екатерина Акулина
6. Иван Яковлев 38 Брянская область 
1. Анастасия Глазунова
2. Павел Мухоплёв
3. Глеб Сюсин

 39 Республика Калмыкия, Астраханская область 
1. Алексей Мартыненко
2. Дарья Маньшина
3. Виктор Стальцов
4. Анна Сызранова
5. Мария Баранова
6. Вера Семений 40 Курская область 
1. Александр Горбатенков
2. Артём Белоконь
3. Ольга Горбатенкова
4. Андрей Малыхин
5. Анастасия Малыхина
6. Василий Семений

 41 Рязанская область 
1. Роман Коноплёв
2. Рустам Тавгуринов
3. Никита Фролов
4. Анна Левашова
5. Станислав Суняйкин
6. Александр Щеглов 42 Смоленская область 
1. Игорь Чебыкин
2. Анна Силаева
3. Елена Левашова
4. Антонина Бергер
5. Илья Артеев

Зелёные 
 0 Федеральный список 
1. Андрей Нагибин
2. Сергей Ревин
3. Сергей Шахматов  
4. Руфина Шагапова  
5. Александра Кудзагова
6. Людмила Шувалова  
7. Елена Тимофеева 
8. Алексей Трубецкой
9. Саламбек Юсупов
10. Аслан Алтуев 1 Республика Башкортостан, Оренбургская область
1. Антон Сазонов
2. Зульфия Багаутдинова  
3. Максим Некрасов
4. Вероника Трегубова
5. Ильгиз Хабибов   
6. Артём Ананьев
7. Флорида Султанова
8. Сергей Зубаков  
9. Аскар Фазлыев
10. Данил Корецкий

 2 Калининградская область, Ленинградская область, город Санкт-Петербург
1. Егор Виноградов   
2. Андрей Коляда
3. Сергей Сибиряков  
4. Оксана Мишутина
5. Пётр Котов 3 Московская область 
1. Артём Ковалёв  
2. Лилия Белова  
3. Евгений Гвоздик  
4. Алексей Морозов    
5. Юлия Мельникова  
6. Екатерина Михалева  
7. Надежда Комиссарова
8. Андрей Горбанов
9. Инна Богданова
10. Наталья Ковалёва
11. Денис Лукашов

 4 Город Москва
1. Роман Косарев
2. Андрей Мрочко
3. Дарья Кривощёкова
4. Александра Марова   
5. Артём Сюткин
6. Сергей Минделевич  
7. Наталья Шушлебина  
8. Алексей Чванов
9. Полина Анисимкова  
10. Александр Старов
11. Кирилл Тетерин
12. Дмитрий Бурых
13. Борис Бердыев
14. Игорь Елеференко
15. Татьяна Олешкевич
16. Артём Шилин 5 Республика Калмыкия, Астраханская область
1. Игорь Кропинов
2. Неля Кривицкая
3. Леонид Очиргоряев

 6 Республика Крым
1. Юрий Ставицкий  
2. Татьяна Бобра
3. Владимир Сорокин  
4. Павел Булгаков
5. Игорь Услистый
6. Владимир Пастухов   7 Город Севастополь
1. Вячеслав Горелов
2. Антон Георга-Копулос
3. Анастасия Фатерина
4. Александр Кубряков  

 8 Республика Дагестан 
1. Азнаур Гаджимирзоев  
2. Ирина Дибирова  
3. Шамиль Асадулаев
4. Абдулгамид Теймуров 9 Камчатский край, Хабаровский край, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
1. Олег Абдулин
2. Виталий Колодяжный
3. Альберт Самойлов
4. Артём Волков
5. Галина Фидорина

 10 Самарская область
1. Олег Комаров  
2. Денис Стукалов  
3. Андрей Крючков
4. Арина Романова   11 Ставропольский край, Ростовская область
1. Василий Авдеев
2. Андрей Яковлев
3. Виктор Ильинов
4. Юрий Самойленко
5. Юлия Мандра
6. Денис Милованов

 12 Республика Северная Осетия — Алания
1. Ирина Благонравова
2. Тамерлан Бигаев   13 Республика Татарстан
1. Гузель Валеева
2. Артём Илларионов
3. Явдат Мифтахов

 14 Республика Марий Эл, Чувашская Республика — Чувашия
1. Владимир Савинов
2. Александр Воробьёв  
3. Ольга Князькина
4. Алексей Комлев 15 Республика Мордовия, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область
1. Алина Можачкина-Грибанова  
2. Максим Шалимов
3. Сергей Сущев   
4. Артур Фрид
5. Глеб Терёхин

 16 Удмуртская Республика, Кировская область
1. Ольга Шаклеина
2. Дмитрий Седых
3. Григорий Поскрёбышев   
4. Николай Степенко    17 Пермский край
1. Ростислав Азанов
2. Александр Мешайкин
3. Юлия Жукова
4. Александр Чернышов
5. Дмитрий Леушин

 18 Курганская область, Свердловская область
1. Ольга Тетерина    19 Челябинская область
1. Жанна Дружинина
2. Сергей Коновалов
3. Наталья Глебова

 20 Республика Ингушетия, Чеченская Республика
1. Ислам Ирисханов
2. Хасан Абдулкадыров  
3. Хяди Гадиева 21 Липецкая область, Тульская область
1. Сергей Васин  
2. Алексей Сальников  
3. Елена Васина  
4. Алексей Макосеев  

 22 Республика Алтай, Алтайский край
1. Владимир Кириллов
2. Игорь Калмыков
3. Александр Чеконов
4. Юрий Харлов
5. Владимир Бивалькевич 23 Республика Адыгея (Адыгея), Краснодарский край
1. Марина Захарова  
2. Тимур Татьянченко  
3. Геннадий Пропорциональный
4. Юлия Ковалёва  
5. Артём Чёрный
6. Василий Байковский  
7. Борис Маркарян   

 24 Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край
1. Михаил Требин  
2. Ирина Иванова  
3. Алексей Зуев
4. Сергей Ербягин 25 Республика Бурятия, Иркутская область
1. Сергей Зверев  
2. Денис Илыгеев
3. Алексей Типунов
4. Оксана Туник
5. Юрий Котлыков

 26 Приморский край, Сахалинская область
1. Че Гук Тин
2. Андрей Карпов  
3. Тимофей Нагибин
4. Игорь Логвинов 27 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
1. Андрей Агарков
2. Андрей Новиков
3. Тимофей Святов
4. Валерий Щукин
5. Александр Уфаев

 28 Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Наталья Уткина
2. Наталья Рандымова
3. Артём Медведев
4. Виталий Воробьёв 29 Забайкальский край
1. Валерий Афицинский  
2. Виталий Попов
3. Александр Чугуевский

 30 Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ
1. Александр Карташёв
2. Дмитрий Никитин   31 Волгоградская область
1. Наталья Громова  
2. Владимир Егоров
3. Галина Рукомина
4. Сергей Горбунов   

 32 Белгородская область
1. Вера Порхун
2. Евгений Биличенко  
3. Егор Глазунов
4. Елена Кравцова
5. Андрей Дроздов   33 Карачаево-Черкесская Республика
1. Мурадин Джантемиров  
2. Артур Кизилбеков
3. Анзор Харатоков
4. Умар Афаунов

 34 Карачаево-Черкесская Республика
1. Сергей Гущин
2. Анастасия Плужникова
3. Елена Синцова
4. Егор Верещагин
5. Ольгерд Монахов-Георгиевский
6. Елена Румянцева 35 Новгородская область, Псковская область, Смоленская область, Тверская область
1. Елена Максимова  
2. Кристина Ленинградская
3. Наталья Орлова
4. Екатерина Дятлова

 36 Вологодская область
1. Людмила Потаева
2. Иван Беличихин
3. Лариса Перлова
4. Даниил Рогозин
5. Мария Якимова 37 Воронежская область
1. Александр Воронов  
2. Сергей Королёв
3. Сергей Шахов  

 38 Брянская область, Калужская область, Орловская область
1. Григорий Смагин
2. Тимофей Лёликов
3. Павел Иванин 39 Ярославская область
1. Дмитрий Трусов  
2. Сергей Веткин
3. Михаил Булычёв
4. Светлана Чичерина
5. Владимир Гусев  

 40 Ивановская область, Костромская область
1. Артур Пачиков
2. Владимир Худяков  
3. Елена Швецова
4. Олег Лебедев  
5. Иван Шувалов 41 Рязанская область, Тамбовская область
1. Денис Горошко
2. Владимир Лечкин
3. Александр Мосейчук  
4. Ольга Иванова
5. Владимир Сидоров
6. Алексей Яшин
7. Алексей Цаплин
8. Алексей Фирстов    
9. Дмитрий Рыжов

 42 Кемеровская область — Кузбасс, Новосибирская область
1. Игорь Украинцев  
2. Иван Стариков
3. Наталья Алтыникова
4. Дарья Украинцева
5. Андрей Шамалев
6. Алексей Бурика
7. Ольга Нагорная  
8. Елена Матвеева  
9. Владислав Адушев     43 Омская область, Томская область
1. Владимир Савенков
2. Вадим Заворин
3. Григорий Горовой

 44 Курская область
1. Сергей Багликов
2. Андрей Асеев 45 Кабардино-Балкарская Республика
1. Сафарбий Шхагапсоев
2. Анна Чепракова

 46 Амурская область
1. Андрей Сухов

 Коммунисты России  0 Федеральный список 
1. Максим Сурайкин
2. Руслан Хугаев
3. Илья Ульянов  
4. Сергей Малинкович  
5. Ярослав Сидоров  
6. Чермен Хугаев
7. Владимир Рязанов  
8. Илья Клейменов  
9. Татьяна Гурьева  
10. Николай Барсуков  
11. Оксана Ромашкова
12. Александр Подзоров
13. Виталий Либанов  
14. Максим Чувашов  
15. Алексей Алексеев-Клочков

 1 Республика Адыгея
1. Сергей Гукасян  
2. Андрей Бородин
3. Андрей Бородин
4. Роман Бородин
5. Валерий Шаронов 2 Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область
1. Сергей Матасов  
2. Сергей Перимбаев  
3. Елена Курносова  
4. Владимир Стогний
5. Николай Тропин
6. Любовь Захарова

 3 Республика Башкортостан
1. Борис Нурисламов
2. Хасан Идиятуллин
3. Нина Рамазанова  
4. Олег Лихачёв
5. Александр Поляков  
6. Юрий Бирюзов 4 Республика Бурятия
1. Дамдин Болотов  
2. Этери Кочиева
3. Вячеслав Пименов
4. Наталья Абрамова
5. Норик Иванов-Арутюнян

 5 Республика Дагестан
1. Габиб Абдуллатипов
2. Казбек Гаджиев
3. Леонид Степанов
4. Фарида Мамаева
5. Барият Хидирова
6. Сакит Аббасов 6 Республика Ингушетия
1. Беслан Амхадов  
2. Рустам Котиев
3. Султан Амхадов  
4. Ибрагим Майсигов
5. Имран Чахкиев

 7 Кабардино-Балкарская Республика
1. Камал Шаваев
2. Александр Слободяник
3. Богдан Нурисламов
4. Павел Матисов   8 Республика Калмыкия
1. Ольга Панюта  
2. Инна Гиря
3. Наталья Ихиилова
4. Светлана Назарова

 9 Карачаево-Черкесская Республика
1. Заур Текеев  
2. Татьяна Калюжина
3. Амин Кочкаров
4. Таулан Батчаев
5. Любовь Белецкая
6. Владимир Айрапетьян 10 Республика Карелия, Архангельская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область
1. Дмитрий Перевязкин  
2. Вячеслав Евдокименко  
3. Людмила Савина  
4. Илья Александров
5. Иван Левкович
6. Виталий Кириллов

 11 Республика Коми
1. Иван Рубан  
2. Алёна Кожевникова
3. Владимир Врадий
4. Сергей Быков
5. Александр Буторин 12 Республика Крым
1. Таир Абдувалиев
2. Александр Туров  
3. Александр Бондарь
4. Сергей Алексеев  
5. Татьяна Бабичева
6. Семён Зонин
7. Андрей Проценко  
8. Александр Кулагин
9. Николай Кириллов

 13 Республика Марий Эл
1. Николай Иванов
2. Олег Казаков
3. Маргарита Иванова
4. Ирина Соколова
5. Динар Хурматов
6. Виталий Куликов 14 Республика Мордовия
1. Александр Топорков  
2. Алексей Андреев
3. Игорь Лузин  
4. Николай Бадьянов
5. Анна Стромова

 15 Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Еврейская автономная область
1. Владимир Титоренко  
2. Лариса Звиняцкая  
3. Виктор Козин
4. Ирина Титоренко
5. Анатолий Сметанин
6. Галина Фоменко 16 Республика Северная Осетия — Алания
1. Спартак Хугаев
2. Казбек Торчинов
3. Нугзар Мусульбес  
4. Светлана Гаева
5. Владимир Джиккаев
6. Георгий Хугаев

 17 Республика Татарстан
1. Альфред Валиев  
2. Роберт Садыков  
3. Дмитрий Новиков
4. Василий Новиков  
5. Андрей Потанкин
6. Николай Щелыков 18 Республика Тыва
1. Ирина Саая   
2. Павел Сучков
3. Владимир Чесноков
4. Сирена Сегбе
5. Александр Попов

 19 Удмуртская Республика
1. Юрий Мишкин
2. Артур Ахметов
3. Никита Занчаров 20 Республика Хакасия
1. Денис Бразаускас
2. Ольга Ситникова
3. Михаил Карепов
4. Максим Бородин
5. Анастасия Серкина   
6. Лариса Щербакова

 21 Чеченская Республика
1. Кумсият Гаджиева
2. Махмуд Мусаев
3. Минасер Мусаева
4. Герей Адилов
5. Магомед Гитинов
6. Фатима Давудова 22 Чувашская Республика
1. Никита Ухтияров
2. Владимир Никольский
3. Пётр Потапов
4. Нина Ерёмкина

 23 Забайкальский край
1. Михаил Орлов  
2. Фаниль Давлеткиреев
3. Виталий Зырянов  
4. Татьяна Калигина
5. Максим Чернов
6. Наталья Христич 24 Камчатский край
1. Вячеслав Гончаров
2. Анатолий Алейкин

 25 Краснодарский край
1. Сергей Минин  
2. Людмила Ястребкова
3. Владислав Перминов
4. Наталья Бякова
5. Алексей Шалаев 26 Красноярский край
1. Олег Пащенко
2. Андрей Селезнёв  
3. Олег Колесников  
4. Олег Лютых  
5. Игорь Шмарловский  
6. Ахмед Байрамов
7. Дмитрий Моисеенко

 27 Пермский край
1. Дмитрий Каргапольцев  
2. Евгений Любимов  
3. Алексей Михайлов  
4. Исломбек Даминбаев
5. Николай Петров
6. Людмила Аверкина   28 Приморский край
1. Дмитрий Фролов
2. Владимир Сенокосов
3. Алексей Шнегельбергер
4. Илья Назаров
5. Александр Новосёлов

 29 Ставропольский край
1. Сергей Воробьёв  
2. Татьяна Бикеева  
3. Константин Козлов  
4. Ольга Ветрова
5. Виталий Стадник
6. Наталья Жмудь 30 Амурская область
1. Геннадий Гамза  
2. Евгений Волков
3. Тамара Литовченко
4. Владимир Ковальчук
5. Ольга Кручинко
6. Ирина Кручинко

 31 Астраханская область
1. Роман Султанов  
2. Михаил Шевченко
3. Владислав Кисляков
4. Василий Водолажский
5. Дамир Саликов
6. Сергей Буренин 32 Белгородская область
1. Александр Васильев  
2. Николай Фатнев
3. Виталий Харьков
4. Елена Есипенко

 33 Брянская область, Курская область
1. Артём Вакарев
2. Олег Кондратов
3. Валентин Плетнёв
4. Александра Манохина
5. Сергей Куракин 34 Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область
1. Андрей Никольский  
2. Алексей Капитонов
3. Александр Дружинин
4. Иван Протасов
5. Алексей Смирнов
6. Сергей Плешанов

 35 Волгоградская область
1. Владимир Корецкий
2. Артём Морозов
3. Виктор Хаков
4. Александр Тикаев
5. Роман Васенев 36 Воронежская область
1. Александр Рахманин
2. Оксана Аверьянова  
3. Алексей Золототрубов  
4. Людмила Елисеева  
5. Людмила Мельситова

 37 Иркутская область
1. Сергей Лоскутов
2. Владимир Шуров
3. Тамара Лебедева 38 Калининградская область
1. Александр Орлов
2. Наталья Мухамадуллина  
3. Константин Шеляпин
4. Иван Семёнов
5. Кирилл Морозов

 39 Калужская область, Смоленская область, Тверская область
1. Александра Лебедева
2. Алексей Вахалин   
3. Михаил Ноин
4. Вера Богачёва
5. Светлана Сбруева
6. Татьяна Логинова 40 Кемеровская область
1. Афанасий Ерёмкин  
2. Юлия Рыскина
3. Виктор Камоза
4. Галина Стратиенко  
5. Станислав Гулла
6. Сергей Евстифоров  

 41 Кировская область
1. Юлия Барсукова
2. Иван Чернядьев
3. Антон Трефилов
4. Валерий Тюфяков
5. Андрей Ястребков
6. Искандер Назмеев    42 Курганская область, Челябинская область
1. Вячеслав Степанов  
2. Виктор Попов
3. Елена Корецких
4. Елена Демидова
5. Татьяна Корецкая
6. Александр Федулеев

 43 Липецкая область
1. Вадим Трофимов
2. Виталий Бодров  
3. Михаил Манаенков
4. Юрий Трофимов
5. Александр Бородин
6. Айдар Гизатов 44 Магаданская область
1. Юрий Давыденко  
2. Екатерина Карауш
3. Илья Бизунов
4. Игорь Руков

 45 Московская область
1. Андрей Литвинов  
2. Александр Грачёв
3. Дмитрий Добровольский  
4. Александр Абрамович  
5. Сергей Юрлов
6. Роман Решетов
7. Алексей Матлашов
8. Данила Смирнов 46 Мурманская область
1. Вячеслав Романов
2. Елизавета Корунова
3. Владимир Голиков
4. Максим Понизяйкин
5. Виктор Лампеев

 47 Нижегородская область
1. Армен Ераносян
2. Артур Ераносян
3. Рамазан Мурзалиев   
4. Андрей Майоров
5. Игорь Мирошниченко
6. Юрий Грошев    48 Омская область
1. Владимир Казанин  
2. Светлана Андрушко  
3. Алексей Байков  
4. Ольга Останина
5. Эльвира Грязина
6. Дарья Дегтярёва

 49 Оренбургская область
1. Сергей Садовников  
2. Сергей Лысенко
3. Вадим Шурупов
4. Елена Вахтина  
5. Валерий Казанцев
6. Станислав Ковалёв
7. Андрей Филатов 50 Орловская область
1. Никита Захаренко  
2. Татьяна Абалова
3. Роман Кулик
4. Василий Мальков
5. Сергей Видисенков

 51 Пензенская область
1. Фатима Хугаева
2. Андрей Домненков
3. Дмитрий Ручкин
4. Юлия Арисова
5. Кирилл Сорокин
6. Татьяна Панова 52 Ростовская область
1. Евгений Сутормин  
2. Сергей Мерецкий
3. Андрей Шелудько
4. Александр Шабалов
5. Ростислав Игнатенко
6. Вахтанг Козаев

 53 Рязанская область
1. Михаил Матико  
2. Марина Тюрина  
3. Анастасия Абакумова
4. Игорь Аверкин  
5. Олег Фахертдинов 54 Самарская область, Ульяновская область
1. Михаил Долгов  
2. Валерий Лебедев  
3. Вадим Байков
4. Артём Титов  
5. Алексей Светлый  
6. Александр Васин
7. Наиль Юсупов

 55 Саратовская область
1. Александр Гришанцов  
2. Таиса Алимова
3. Евгений Евстафьев  
4. Дмитрий Архипов  
5. Екатерина Иванова
6. Елена Шанина 56 Сахалинская область
1. Олег Корецкий  
2. Дмитрий Зенкин
3. Денис Ивлев
4. Наталья Крутских

 57 Свердловская область
1. Дмитрий Зенов  
2. Башир Бурлаков
3. Виктор Ворожцов
4. Андрей Гогонов
5. Анастасия Сарайкина
6. Игорь Черноскутов 58 Тамбовская область
1. Николай Толчанов  
2. Сергей Паршин
3. Олеся Кокшина

 59 Томская область
1. Игорь Чезганов
2. Ольга Ульянова
3. Николай Булахов
4. Анатолий Цибенко 60 Тульская область
1. Юрий Моисеев  
2. Денис Илюхин  
3. Александр Шалаев
4. Наталья Сашилина
5. Анастасия Константинова
6. Илья Зверев

 61 Тюменская область
1. Евгения Сафиева
2. Динар Абукин  
3. Рафаэль Булатов  
4. Елизовета Винокурова
5. Артём Сметанин 62 Ярославская область
1. Артём Денисов  
2. Сергей Шулятьев
3. Станислав Смирнов
4. Сергей Агафонов
5. Сергей Чернов

 63 Город Москва
1. Мария Донченко
2. Алексей Балабуткин  
3. Екатерина Бакашева
4. Анастасия Гузей <sup></sup> 
5. Дмитрий Рязанцев   
6. Игорь Шубин
7. Денис Пенкин  
8. Владимир Сумбаев
9. Роман Гилманов 64 Город Санкт-Петербург
1. Юрий Савин
2. Михаил Машковцев
3. Александр Сахаров  
4. Геннадий Макоев  
5. Ирина Столярова
6. Татьяна Иванова  
7. Степан Криган  
8. Александр Чеботарёв
9. Екатерина Миронова
10. Сергей Коновалов
11. Ирина Рудашевская

 65 Город Севастополь
1. Анна Сидорова
2. Ренат Галимзянов  
3. Рустем Гарипов
4. Василий Ганюшин
5. Виталий Хугаев
6. Арарат Дарчиев 66 Ненецкий автономный округ
1. Николай Миловский  
2. Алексей Быстров
3. Сергей Ованисьян
4. Илья Гуллов
5. Станислав Перебейнос
6. Владимир Липартелиани

 67 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Вадим Абдуррахманов  
2. Татьяна Ирдуганова
3. Марина Отрадная   
4. Оксана Евдокимова
5. Елена Бресс
6. Людмила Рублевская 68 Чукотский автономный округ
1. Максим Степанов  
2. Анна Сиргия  
3. Валерий Селихов
4. Наталья Григорьева
5. Эмилия Фёдорова
6. Евгений Григорьев

Партия пенсионеров 
 0 Федеральный список 
1. Владимир Бураков 
2. Владимир Ворожцов  
3. Андрей Широков   1 Чукотский автономный округ 
1. Мария Ефимова  
2. Геннадий Куклин 

 2 Ненецкий автономный округ
1. Виталий Аносов
2. Гульназ Галлямова 3 Камчатский край
1. Виктор Хомяков  
2. Анна Барабанова
3. Михаил Фальченко

 4 Магаданская область
1. Руслан Курышин
2. Сергей Гречишников 5 Сахалинская область
1. Евгений Родькин
2. Ольга Кузнецова

 6 Еврейская автономная область
1. Татьяна Файн  
2. Анатолий Рабинович  
3. Валерий Заец  7 Республика Тыва
1. Владимир Монгуш
2. Орлан Донгак
3. Павел Хоба

 8 Республика Алтай
1. Николай Толкочоков  
2. Оксана Петина
3. Юлия Бельчикова 9 Республика Ингушетия
1. Багаудин Сейнароев  
2. Якуб Точиев
3. Иван Седов  

 10 Чеченская Республика
1. Абдулмалик Батукаев
2. Игорь Гулин 11 Карачаево-Черкесская Республика
1. Фарида Бахитова  
2. Раиса Матакаева
3. Иван Задоров

 12 Кабардино-Балкарская Республика
1. Анастасия Бабкина
2. Мария Григорьева 13 Республика Северная Осетия — Алания
1. Харитон Татров
2. Алексей Маркин

 14 Республика Хакасия
1. Владимир Серебряков
2. Григорий Тепляшин
3. Виталий Малеев  
4. Евгений Куксин 15 Республика Саха (Якутия)
1. Лариса Каминецкая
2. Максим Бесчастнов

 16 Город Москва
1. Эрик Праздников
2. Владимир Авдийский  
3. Юрий Свешников
4. Родион Попо
5. Сергей Пронин
6. Глеб Смыслов
7. Евгений Ворожцов
8. Виктория Давидова
9. Сергей Иванов
10. Сергей Андропов  
11. Ирина Орлова 
12. Жаудат Ханафиев  
13. Игорь Сычков  
14. Валентин Титов
15. Алексей Гвоздев
16. Владимир Новиков
17. Олег Григоренко 17 Московская область
1. Александр Михайлов 
2. Никита Тамаркин  
3. Светлана Ли  
4. Олег Волянский 
5. Максим Булаев   
6. Олег Галайда 
7. Мария Козловская  
8. Леонид Озеров 
9. Александр Зайцев  
10. Максим Панин 
11. Алексей Тарабанов 
12. Владислав Тарабанов 
13. Алексей Коровин 
14. Юлия Смирнова  
15. Даниил Овсянников  
16. Александр Кургузов  
17. Татьяна Зыкова  
18. Павел Семёнов  
19. Олег Габдрахманов  
20. Сергей Мильков 

 18 Ленинградская область, город Санкт-Петербург
1. Наталья Антюх  
2. Николай Паялин 
3. Владислав Голиков  
4. Станислав Андрусов  
5. Роман Гурьев  
6. Василий Иванов  
7. Юрий Климчак 
8. Сергей Кручинин 
9. Сергей Лисовский  
10. Игорь Половцев 
11. Алексей Щербаков  
12. Олег Гриненко  19 Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область
1. Олег Шелягов 
2. Александр Болотов  
3. Лидия Суворова 
4. Владимир Вуколов 
5. Михаил Иванов  
6. Ирина Иванова 
7. Юрий Степанов 
8. Игорь Катухин  
9. Юрий Карафелов 
10. Тамара Брагина  
11. Сергей Евсюков  
12. Николай Захаров  
13. Любовь Шишова 
14. Татьяна Александрова 
15. Игорь Ревин  
16. Александр Сидоров 

 20 Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
1. Владимир Таскаев  
2. Владимир Зиновьев 
3. Станислав Некрасов 
4. Владимир Селиванов  
5. Сергей Полыганов 
6. Игорь Полыганов 
7. Владимир Кириллов 
8. Рифат Зайнутдинов 
9. Александр Бессмертных 
10. Владимир Ветров 
11. Валентина Шишкина  21 Курганская область, Оренбургская область, Челябинская область
1. Степан Фирстов  
2. Григорий Иночкин 
3. Ярослав Климко 
4. Максим Смагин  
5. Владимир Владимирский  
6. Вадим Хужахметов  
7. Кристина Родина  
8. Игорь Росляков  

 22 Республика Татарстан, Самарская область
1. Александр Васюков 
2. Лилия Ахиятдинова 
3. Татьяна Бодрова  
4. Виталий Смирнов  
5. Вадим Шумков  
6. Алексей Бирюков 
7. Алексей Долбилов  
8. Виталий Грибов  
9. Сергей Ситко   23 Республика Башкортостан, Республика Коми, Пермский край
1. Гульнара Ручкина  
2. Андрей Ронзин 
3. Роман Петухов    
4. Линара Батталова  
5. Анатолий Шулаев  
6. Ильдар Исхаков  

 24 Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Смоленская область, Тверская область, Ярославская область
1. Евгений Казаков 
2. Александр Гришин  
3. Андрей Карачев 
4. Александр Сычев 
5. Владимир Трошин 
6. Андрей Гостев   
7. Николай Ершов  
8. Светлана Михайлова  
9. Алексей Никифоров 
10. Алексей Закутин  
11. Александр Феськов  
12. Валентина Геращенкова 
13. Александр Долгушин  
14. Светлана Кокурина 
15. Игорь Ильин 
16. Николай Морараш 
17. Роман Лобов 
18. Юлия Овчинникова  
19. Андрей Зимонин  
20. Татьяна Волкова  25 Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Кировская область, Нижегородская область
1. Александр Первухин 
2. Юлия Ляпина 
3. Валентина Злобина  
4. Александр Быков  
5. Людмила Корепанова  
6. Евгений Сафонов 
7. Василий Попов 
8. Сергей Рыбаков  
9. Александр Марков  
10. Илья Похлёбкин  
11. Александр Тугулев  
12. Дмитрий Тальников  
13. Сергей Тимофеев  

 26 Калужская область, Липецкая область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область
1. Наталья Рубина  
2. Людмила Яськова 
3. Владимир Ростовцев  
4. Наталья Терехова  
5. Николай Огольцов  
6. Сергей Волобуев 
7. Павел Воронин  
8. Илья Решетняк    
9. Олег Токарев   27 Республика Мордовия, Чувашская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область
1. Николай Степанов  
2. Михаил Краснов 
3. Сергей Громыко  
4. Владимир Ильин  
5. Алексей Ивантаев 
6. Сергей Белов  
7. Сергей Бугаенко  
8. Геннадий Иванов 
9. Илья Талаев 
10. Алексей Линев  
11. Андрей Ильгачев  
12. Евгений Муленков 
13. Евгений Мидаков 

 28 Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область, Воронежская область
1. Сергей Романов 
2. Лариса Самодаева  
3. Евгений Кареликов 
4. Габибулла Багамаев  
5. Санал Боваев  
6. Сергей Чухаев  
7. Лейла Джалилова  
8. Анвер Алмаев 
9. Курбан Рамазанов  
10. Алексей Исаев  
11. Станислав Плужников   29 Ставропольский край, Ростовская область
1. Пётр Пятибратов
2. Денис Пуць 
3. Анатолий Чернов  
4. Юрий Мирзоев  
5. Владимир Зеленский  
6. Иван Иванников  

 30 Республика Адыгея, Республика Крым, Краснодарский край, город Севастополь
1. Игорь Иванцов 
2. Игорь Пилипенко  
3. Сергей Матвеев  
4. Владимир Карпекин  
5. Даниил Жакин  
6. Сергей Колтунов  
7. Николай Букин  
8. Артур Травин  
9. Сергей Шевцов   31 Алтайский край, Новосибирская область, Омская область
1. Александр Аверкин  
2. Игорь Шумилов 
3. Эдуард Кожемякин  
4. Константин Куверин 
5. Александр Третьяков  
6. Сергей Мараховский 
7. Вадим Дронь 
8. Дмитрий Широков 
9. Валентин Бороздин  
10. Никита Федченко  
11. Геннадий Павлов  
12. Наталья Чубарцева  
13. Виктор Дворников  
14. Дмитрий Грищенко 
15. Ольга Добаш  

 32 Красноярский край, Кемеровская область, Томская область
1. Михаил Орда    
2. Виктор Гринев  
3. Евгений Желткевич  
4. Геннадий Торгунаков  
5. Евгений Батурин    
6. Леонид Федотенко  
7. Сергей Бученик  
8. Константин Кокшенев 
9. Дмитрий Панфилов  
10. Оксана Теущакова 
11. Карина Аристархова 
12. Екатерина Шмидт  33 Республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область
1. Елена Грешнякова  
2. Игорь Бобков  
3. Вера Афанасьева 
4. Вячеслав Байделюк  
5. Александр Михайлов  
6. Анатолий Пичугин  
7. Анна Сомова  
8. Владимир Парфёнов  
9. Григорий Красовский  
10. Аграфена Бальжинимаева 
11. Павел Вари 
12. Олег Нисенбаум  
13. Владимир Кочанов  
14. Наталья Евдокимова  
15. Георгий Суставов 
16. Роман Кузнецов  
17. Алексей Фёдоров 
18. Евгений Головизнин  
19. Андрей Третьяков 

 34 Белгородская область
1. Владимир Абельмазов
2. Андрей Колосов  
3. Владимир Зацепин 35 Курская область
1. Ирина Анциферова  
2. Владимир Титов 
3. Елена Тимофеева  

 36 Орловская область
1. Раиса Евдокимова  
2. Иван Устинов
3. Елена Звягинцева
4. Михаил Крымов

 Партия Роста  0 Федеральный список 
1. Ирина Миронова
2. Елена Ульянова  
3. Ксения Безуглова

 1 Город Москва
1. Борис Титов 
2. Яков Якубович  
3. Виктор Сиднев  
4. Сергей Демин  
5. Эльвира Вихарева  
6. Вячеслав Леонтьев  2 Московская область
1. Виктор Звагельский  
2. Олег Чернов 
3. Николай Кузнецов  
4. Антон Виноградов  
5. Юрий Бабич  
6. Валерий Кышев  
7. Наталья Попова 
8. Андрей Самородов 
9. Шамиль Нуртанаев 
10. Юрий Соколов 
11. Константин Терещенко 
12. Майя Морева  

 3 Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ
1. Оксана Дмитриева  — избрана по одномандатному округу 
2. Сергей Трохманенко 
3. Алексей Ковалёв  
4. Андрей Крутов  
5. Павел Швец 
6. Владислав Бакулин  
7. Павел Кондрашов 
8. Ольга Яковлева  
9. Вадим Суходольский 
10. Денис Капустин 
11. Александр Голованов  
12. Сергей Бондин 
13. Владимир Савёлов 
14. Олег Вихтюк <sup></sup> 
15. Александр Васильев 
16. Ольга Дорогавцева 
17. Хафис Шахмаметьев 
18. Евгений Яковлев 
19. Михаил Юрченко 
20. Владимир Кадышев 
21. Ольга Бобылёва  4 Республика Адыгея, Краснодарский край
1. Юлия Пархоменко
2. Андрей Ермаков
3. Олег Мацедонский
4. Виктор Жаров
5. Татьяна Ледовская
6. Тимур Яхин
7. Игорь Московцев
8. Игорь Солдатов
9. Александр Хаптхиров
10. Фирюза Ермак
11. Марина Струкова
12. Евгений Крецкий
13. Павел Науменко  
14. Дмитрий Кацуба
15. Александр Сороко
16. Сергей Арзамазов

 5 Ставропольский край
1. Николай Сасин  
2. Алексей Антонов  
3. Инна Кудзиева
4. Александр Раскатов 6 Ростовская область
1. Дмитрий Величко  
2. Ольга Бухановская 
3. Игорь Симаков 
4. Аркадий Мурзаев 
5. Дмитрий Буслидзе 
6. Владимир Кабицкий 
7. Кирилл Суренко  
8. Игорь Борисов  

 7 Республика Бурятия, Забайкальский край,Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область
1. Кирилл Батанов  
2. Евгений Шкарупа  
3. Сергей Матлин  
4. Михаил Сидоров 
5. Владимир Ниженковский   8 Республика Карелия, Мурманская область
1. Дмитрий Фабрикантов 
2. Николай Гнетов 
3. Анна Позднякова  
4. Андрей Романчик 
5. Евгения Полькина 
6. Николай Пальченко  
7. Ирина Искорнева 
8. Лев Тимошин 
9. Сергей Молодцов 
10. Евгений Трифонов 

 9 Республика Башкортостан
1. Тагир Юлдашбаев 
2. Андрей Гайтанов 
3. Жанна Вирфель  
4. Сания Тимасова  
5. Вячеслав Бызов  
6. Дмитрий Колесников  
7. Елена Мотова  
8. Дмитрий Гладков 
9. Михаил Озеров 
10. Рафаиль Гибадуллин  10 Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Кировская область
1. Олег Коробченко 
2. Марат Бухараев 
3. Наталья Майорова 
4. Руслан Нигматулин  
5. Вячеслав Миллер 
6. Сергей Майоров 
7. Игорь Малыхин 
8. Регина Абдуллина  
9. Эльвира Зайцева  
10. Роман Федотов  
11. Олег Буянцев  
12. Раиль Минегалиев 
13. Андрей Теселкин 
14. Ринат Сабиров 
15. Альберт Латыпов 
16. Олег Якушкин 
17. Айрат Набиев 
18. Максим Семёнов 

 11 Республика Коми, Пермский край, Курганская область, Свердловская область, Челябинская область
1. Елена Балашенко
2. Алексей Головченко
3. Андрей Ковязин
4. Олег Терехов
5. Сергей Вялков
6. Сергей Мельник   12 Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика
1. Бетал Ивазов
2. Алексей Ким
3. Аслан Касмоков
4. Максим Толстой
5. Мухамед Одижев
6. Рустам Мурзаканов
7. Эльдар Кишмахов
8. Аслан Баков
9. Мурат Марзалиев
10. Аслан Шидаков

 13 Республика Дагестан
1. Магомед Абдулкадыров
2. Али Махмудов
3. Магомед Шехалиев
4. Гимбатгаджи Шабанов
5. Светлана Алишева
6. Гаджи Амирасланов
7. Магомед Магомедалиев
8. Шахбан Нурмагомедов
9. Заур Шахбанов
10. Казимбек Омаров
11. Марияна Ургуева
12. Магомед Магомедов
13. Арифа Сатабаева
14. Рустам Давудов 14 Новосибирская область
1. Наталия Кошелева 
2. Роман Шевгеня 
3. Татьяна Самкова  
4. Евгений Цыбизов  
5. Павел Ерохин  
6. Олег Шестаков  

 15 Красноярский край, Омская область, Томская область
1. Ирина Дорохова
2. Анна Куликова
3. Константин Черенков
4. Ольга Фролова 16 Республика Мордовия, Чувашская Республика, Ивановская область, Нижегородская область, Пензенская область
1. Павел Солодкий 
2. Татьяна Лобова 
3. Александр Кузнецов 
4. Михаил Гаранин  
5. Кирилл Шалин 
6. Иван Лабуза 
7. Сергей Неганов  
8. Антон Убин 
9. Михаил Каргин 
10. Павел Андреев 
11. Валерия Викс  
12. Александр Кузнецов 
13. Дмитрий Зеленский 
14. Расим Самедов 
15. Евгений Маркин 

 17 Республика Калмыкия, Волгоградская область, Саратовская область, Ульяновская область
1. Алексей Зверев  
2. Леонид Семергей  
3. Евгений Щур 
4. Евгений Арчаков 
5. Леонид Пыльцин  
6. Елена Арутюнян 
7. Андрей Сиротин 
8. Евгений Стадник 
9. Вячеслав Солопов 
10. Александр Рудиков 
11. Кирилл Войтенко 
12. Сергей Гриценко 
13. Алексей Сержантов 
14. Антон Калашников  18 Брянская область, Смоленская область
1. Сергей Горелов  
2. Роман Каплун 
3. Антон Бирулин 
4. Артём Мороз 
5. Светлана Горина  
6. Владимир Колзунов 
7. Павел Адасиков 
8. Алексей Назаров  

 19 Орловская область, Рязанская область, Тульская область
1. Андрей Мазов 
2. Андрей Дмитриев 
3. Алексей Голуб 
4. Сергей Мосин  
5. Святослав Комаров 
6. Геннадий Анисимов 
7. Сергей Еремеев 
8. Сергей Воробьёв 
9. Алексей Сечко 
10. Алексей Присухин  20 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Павел Иванов
2. Максим Шушпанов

 21 Оренбургская область, Самарская область
1. Олег Бурлак  
2. Павел Аксёнов  <sup></sup> 
3. Никита Грашин
4. Денис Архипов
5. Андрей Пикаев
6. Дмитрий Татаринцев
7. Валерий Крупин
8. Кирилл Ермоленко
9. Анастасия Крупина
10. Сергей Сергеев
11. Евгения Бурлак
12. Евгений Калмыков 22 Калужская область
1. Дмитрий Рахе  
2. Иван Мельников
3. Владимир Ванин
4. Евгений Слиняков

 23 Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Иркутская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ
1. Сергей Тимошенко
2. Александр Иванов
3. Сергей Митюшин
4. Илья Артемьев  
5. Георгий Бекушев
6. Афанасий Алексеев 24 Калининградская область
1. Виталий Вершков
2. Эдуард Каравашкин
3. Сергей Ситников

 25 Владимирская область, Костромская область, Ярославская область
1. Александр Субботин
2. Алексей Панфилов
3. Екатерина Сергеева
4. Николай Квашенников  
5. Василий Бойко
6. Андрей Ершов
7. Кирилл Жарков
8. Наталия Соколова 26 Республика Крым, город Севастополь
1. Гирей Бекиров
2. Марсель Тухватуллин
3. Лариса Ковальчук
4. Евгений Орлов

 27 Курская область
1. Владимир Шалагинов  
2. Владимир Локтионов
3. Дмитрий Фадеев
4. Дмитрий Кононов
5. Валентина Рощупкина 28 Белгородская область
1. Сергей Кривошапов
2. Екатерина Рязанцева
3. Артём Баженов  

 29 Псковская область
1. Игорь Романов  
2. Алексей Лавов
3. Александра Радион
4. Алексей Шмаков 30 Тверская область
1. Леонид Романовский
2. Оксана Осипова
3. Денис Осипов

 31 Сахалинская область
1. Андрей Коваленко
2. Олег Кулаков
3. Владимир Ровенский   32 Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания
1. Анзор Караев
2. Тимур Медоев
3. Этери Хохоева
4. Лариса Дзахова

 33 Чеченская Республика
1. Идрис Усманов
2. Ахмед Мутушев
3. Магомед Хутаев
4. Андрей Балта 34 Тамбовская область
1. Игорь Блюм
2. Сергей Золотарёв
3. Ирина Юшкова
4. Виктор Гладышев
5. Татьяна Герасимова
6. Нина Штакина
7. Алла Конякина
8. Валерий Патченский
9. Екатерина Тихоненко
10. Анна Долгова

 35 Воронежская область, Липецкая область
1. Вадим Ковригин
2. Тимофей Башлыков
3. Александр Андреев
4. Александр Шкурко   36 Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Кемеровская область
1. Елена Латышенко
2. Пётр Ерин
3. Алина Еркина
4. Геннадий Пантелеев

 37 Астраханская область
1. Наиля Никитина  
2. Надежда Барабанщикова
3. Ирина Писаренко
4. Алексей Урываев

 Родина  0 Федеральный список 
1. Алексей Журавлёв   — избран по одномандатному округу 
2. Андрей Богатов 
3. Татьяна Буланова  
4. Олег Пахолков 
5. Михаил Хазин  
6. Вячеслав Илюхин 
7. Валерий Шинкаренко  
8. Алексей Рылеев 
9. Карен Григорян  

 1 Республика Адыгея
1. Владислав Гаманович <sup></sup> 
2. Евгения Ижерская 2 Республика Алтай
1. Александр Вакуленко
2. Вячеслав Батраков
3. Игорь Таракин
4. Алексей Манохин

 3 Алтайский край
1. Евгений Астаховский  
2. Сергей Убраев  
3. Кристина Лихачёва
4. Ирина Барановская
5. Дмитрий Степанов 4 Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
1. Алексей Лаптев  
2. Айал Прокопьев 
3. Григорий Зинич  
4. Станислав Болдырев 

 5 Архангельская область, Ненецкий автономный округ
1. Андрей Ружников
2. Олег Мишуков  
3. Ярослав Савичев  
4. Михаил Шишов
5. Николай Полутов
6. Андрей Савичев
7. Александр Адаев 6 Астраханская область
1. Владимир Болдырев
2. Владимир Родихин
3. Александр Кужанов

 7 Республика Башкортостан, Оренбургская область
1. Арсений Маслов  
2. Михаил Коровин  
3. Фёдор Второй  
4. Владимир Агафонов  
5. Вячеслав Левкович   8 Белгородская область
1. Сергей Еськов  
2. Александр Еськов  
3. Виктор Иванов 
4. Павел Попов 

 9 Брянская область, Орловская область
1. Виктор Гринкевич  
2. Роман Лобзин  
3. Егор Воеводов
4. Николай Мельников
5. Сергей Свистунов 10 Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия
1. Алексей Хабаров  
2. Аяс Чудаан-оол  
3. Анастасия Адаричева
4. Александр Синягин

 11 Владимирская область
1. Магамед Ахматов
2. Константин Вилков
3. Владимир Голубев
4. Мария Афонина
5. Николай Афонин 12 Волгоградская область
1. Виктория Сополева  
2. Александр Ключников  

 13 Вологодская область
1. Илья Анферьев  
2. Светлана Вобликова  
3. Александр Быков
4. Василий Ермаков
5. Андрей Казаковцев 14 Воронежская область
1. Игорь Борисов  
2. Вячеслав Владимиров  
3. Константин Грачёв  
4. Сергей Мелешко  
5. Владимир Гусев 

 15 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика
1. Казбек Золоев  
2. Владимир Телихов  
3. Ринат Каримов  
4. Шахлар Агаханов  
5. Олег Кузьминов   16 Забайкальский край
1. Александр Щебеньков
2. Вячеслав Тамбовцев
3. Александр Синкевич  
4. Виктор Шереметьев  

 17 Ивановская область
1. Андрей Назаров
2. Алексей Ананьев  
3. Людмила Максимова
4. Евгений Мадера 18 Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область
1. Лариса Косилова  
2. Артём Матвеев  
3. Роман Швец  
4. Сергей Рубцов  
5. Наталья Цветинская 

 19 Калининградская область
1. Дмитрий Новик  
2. Андрей Раудсеп  
3. Анна Бибо 
4. Юлия Халабуда  20 Республика Калмыкия
1. Цэрен Очир-Горяев  
2. Николай Ельчанинов
3. Лариса Петрич
4. Екатерина Яковлева
5. Игорь Яковлев

 21 Калужская область
1. Алексей Павличков
2. Виталий Биченков
3. Валерий Кудинов
4. Владислав Жинжак
5. Виктор Слепухов 22 Республика Карелия
1. Иван Кадаяс  
2. Анастасия Леушина
3. Александр Басманов
4. Ольга Горель

 23 Пермский край, Кировская область
1. Ольга Чежегова
2. Сергей Добровольский
3. Екатерина Ткаченко
4. Роман Лугинин 24 Республика Коми
1. Татьяна Тырышкина
2. Александр Пасечник
3. Даниил Мельников
4. Михаил Князев
5. Владимир Гоголев

 25 Костромская область
1. Иванна Пивоварова
2. Михаил Пивоваров
3. Сергей Шаранов
4. Наталия Румянцева 26 Краснодарский край
1. Самвел Багирян  
2. Андрей Паша 
3. Людмила Волынская  
4. Владимир Волынский  
5. Александр Тагаев 
6. Сергей Плеханов  
7. Станислав Гришин  
8. Сергей Шведко 

 27 Республика Крым
1. Эмиль Арпатлы  
2. Сергей Шувайников  
3. Артём Дубовик  
4. Анна Айдунова 
5. Кристина Байматова  28 Курганская область, Тюменская область, Челябинская область
1. Сергей Смышляев  
2. Виталий Прохоров 
3. Сергей Гаврюшкин  
4. Всеволод Иткис 
5. Евгений Огневой 
6. Сергей Скоков 
7. Виталий Дегтярёв 

 29 Курская область
1. Игорь Ясинский
2. Татьяна Игнатова
3. Андрей Ермолаев 30 Ленинградская область
1. Дмитрий Жвания  
2. Алексей Фёдоров 
3. Игорь Пастушенко  
4. Александр Ларичев 

 31 Липецкая область
1. Жанна Хайрединова  
2. Сергей Звягин  
3. Артём Торшин 
4. Денис Стуров 
5. Никита Овчинников 
6. Владимир Хожайнов  32 Республика Марий Эл
1. Андрей Смышляев  
2. Алексей Банкетов
3. Андрей Вергасов
4. Сергей Филимонов

 33 Республика Мордовия, Нижегородская область, Пензенская область
1. Игорь Кузнецов  
2. Виктор Шамов  
3. Максим Петров  
4. Владимир Пономарёв   34 Город Москва
1. Марина Костычева
2. Хасан Мусаев
3. Денис Давлеткалиев
4. Степан Филатов
5. Андрей Федотов

 35 Московская область
1. Фёдор Бирюков 
2. Сергей Захаров  
3. Владимир Лактюшин  
4. Павел Хлюпин  
5. Инна Родина  
6. Семён Улановский  
7. Сергей Ветчинкин  36 Мурманская область
1. Сергей Пахомов
2. Павел Авдюков
3. Вера Ширкина
4. Галина Розова

 37 Новгородская область, Тверская область
1. Елена Гончарова
2. Вадим Дешёвкин
3. Павел Волков
4. Александр Гамбург
5. Андрей Кузнецов 38 Новосибирская область
1. Константин Антонов  
2. Наталья Пинус  
3. Елена Зубова 
4. Вадим Журавлёв 
5. Людмила Шубина 

 39 Омская область, Томская область
1. Евгений Кротов  
2. Константин Лапшин  
3. Сергей Большаков 
4. Юлия Кузнецова 
5. Инесса Манишина  40 Приморский край
1. Сергей Мильвит  
2. Александр Тепляков    
3. Светлана Петропавлова  
4. Андрей Пушкарёв 
5. Алексей Чернов 

 41 Псковская область
1. Михаил Лебедик
2. Ольга Власенкова
3. Валерия Огородникова
4. Зоя Клочкова 42 Ростовская область
1. Валерия Ерина 
2. Анатолий Котляров  
3. Андрей Тюрин  
4. Инна Лобинцева 
5. Александра Горбатенко 

 43 Рязанская область
1. Александр Ржанов  
2. Ольга Дощук
3. Сергей Юдин
4. Светлана Любчикова
5. Николай Дощук 44 Самарская область
1. Вадим Нуждин  
2. Валерий Барсук  
3. Игорь Кузнецов 
4. Владимир Зайцев 

 45 Город Санкт-Петербург
1. Андрей Петров  
2. Андрей Шпиленко  
3. Нина Абросова  
4. Андрей Иванов  
5. Андрей Самонов  
6. Александр Тютрюмов 
7. Сергей Мурзин  46 Саратовская область
1. Сергей Дёмин  
2. Владимир Торгашев  
3. Андрей Корнев 
4. Василий Сорокин 

 47 Сахалинская область
1. Александр Коньков
2. Ирина Буравченко
3. Евгений Пешков
4. Евгений Попов 48 Свердловская область
1. Валерий Хвостов  
2. Сергей Юсупов  
3. Ярослав Подшивалов  
4. Андрей Меркулов  

 49 город Севастополь
1. Иван Комелов
2. Юрий Кашпур
3. Георгий Задорожников
4. Олег Михайлов 50 Смоленская область
1. Александр Филин

 51 Ставропольский край
1. Михаил Середенко  
2. Асмик Хачатрян  
3. Николай Сушков
4. Сергей Синицкий
5. Михаил Серков
6. Владимир Николенко 52 Тамбовская область
1. Любовь Шанина
2. Сергей Мягких
3. Владимир Хорев

 53 Республика Татарстан
1. Юлия Вечтомова
2. Анастасия Зырянова
3. Юлия Власова
4. Вадим Ильтеряков
5. Юрий Флек 54 Тульская область
1. Владимир Ивашкевич  
2. Дмитрий Шатров  
3. Александр Попов 
4. Марина Болвачева 

 55 Удмуртская Республика
1. Алексей Глухов  
2. Павел Белинов  
3. Владислав Розов
4. Игорь Загумённов 56 Ульяновская область
1. Ильдар Габитов  
2. Юрий Терещенко
3. Владимир Морозов
4. Алексей Железнов
5. Наталья Янкова

 57 Хабаровский край
1. Бабек Мамедов  
2. Андрей Калганов  
3. Валентина Клопова 
4. Иван Морозов  
5. Роман Новиков  58 Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Андрей Дробот  
2. Иван Костин
3. Игорь Маклаков

 59 Чувашская Республика
1. Эдуард Романов  
2. Сергей Павлов  
3. Виктория Гребенникова 
4. Наталья Меденкова  60 Ярославская область
1. Александр Добычин  
2. Тарас Сидорин
3. Виктор Барышнев
4. Александр Губарев

РПСС 
 0 Федеральный список 
1. Максим Шевченко  
2. Дмитрий Потапенко    
3. Максим Кукушкин 
4. Руслан Курбанов 
5. Герман Клименко 
6. Иван Засурский 
7. Дамир Исхаков 
8. Олег Мельников  
9. Максим Шингаркин  1 Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
1. Сергей Матвеев  
2. Виктор Левчук 
3. Александр Рудковский  
4. Надежда Бурдина 
5. Илья Цимбалист 
6. Анастасия Купцова 

 2 Город Москва
1. Виктория Миронова  
2. Михаил Бутримов 
3. Александр Строганов 
4. Юрий Бобович 
5. Юлия Гладкова  
6. Евгений Борзун 
7. Эмин Джафаров 
8. Виктор Катаев  
9. Ирина Лысенко  3 Ленинградская область, город Санкт-Петербург
1. Андрей Анохин
2. Юрий Авдеев
3. Денис Калиничев
4. Дмитрий Третьяков
5. Галина Савельева  
6. Татьяна Шлахтер  
7. Андрей Лебедев 
8. Сергей Минеев 
9. Михаил Шах-Заде   
10. Николай Подстрелов    
11. Виталий Егоров 

 4 Владимирская область
1. Сергей Казаков  
2. Валерий Наумов
3. Татьяна Епифанова
4. Юлия Гордеева
5. Алексей Дмитриев   5 Воронежская область, Липецкая область, Ростовская область, Рязанская область
1. Владимир Токарев  
2. Геннадий Бичев  
3. Денис Куликов  
4. Георгий Ковалёв   
5. Олег Кичан  
6. Василина Орехова 

 6 Ярославская область
1. Алексей Кудряшов  
2. Усеин Эмиров
3. Галина Огневая
4. Максим Куликов  
5. Екатерина Алексеева
6. Лилия Смирнова 7 Республика Карелия, Мурманская область
1. Денис Базанков  
2. Вера Струкова
3. Александр Токарчук
4. Владимир Артёмов
5. Виталий Бадаев
6. Юрий Васильев

 8 Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ
1. Ольга Анищенко
2. Людмила Токарчук
3. Татьяна Балагурова
4. Зинаида Пашкова 9 Ульяновская область
1. Татьяна Молозина  
2. Антон Струков
3. Елена Кондрашевская
4. Станислав Кривопуско
5. Виктор Орлов
6. Татьяна Мишинева

 10 Свердловская область
1. Андрей Хабаров  
2. Антон Мятович  
3. Антон Косачёв 
4. Антон Головченко 
5. Никита Кутейников 
6. Татьяна Руднева 
7. Роман Зыков  
8. Наталья Михлюкова  11 Ставропольский край
1. Роман Шарафан
2. Андрей Воротягин
3. Дмитрий Журавлёв
4. Манвел Григорян
5. Иван Гавриленко
6. Александра Гавриленко
7. Асан Эмиров

 12 Пермский край
1. Илья Аникин  
2. Яна Краснокутская
3. Дмитрий Сучков
4. Алексей Удалов 13 Новосибирская область
1. Дмитрий Крюков  
2. Татьяна Харьковская  
3. Олег Сущенко
4. Олима Шарипова
5. Иван Малогорский
6. Расул Гулиев

 14 Иркутская область
1. Дарья Ефимова
2. Олег Васерда
3. Юлия Гайдаенко
4. Марианна Севостьянова
5. Владимир Соколов
6. Александра Стекачёва
7. Виталий Степанченко
8. Денис Яковенко 15 Республика Бурятия
1. Максим Барлуков
2. Евгений Меньшиков  
3. Анатолий Норбоев
4. Антон Петров
5. Игорь Васильев
6. Маргарита Кострова
7. Лоран Тедеев  

 16 Республика Татарстан
1. Ильми Шаган
2. Решат Меметов
3. Екатерина Тищенко
4. Анна Алабушева
5. Дмитрий Палкин 17 Республика Башкортостан
1. Разие Шаган
2. Ольга Поволокина
3. Лариса Воронина  
4. Мерьем Тахлы
5. Владимир Комаров

 18 Республика Мордовия
1. Михаил Еремеев
2. Ирина Артёмова
3. Павел Климов 19 Удмуртская Республика
1. Александр Кондрашевский
2. Вадим Рубцов  
3. Валентина Цыба
4. Юлия Переяслова

 20 Самарская область
1. Евгений Ларцев  
2. Александр Афанасьев 
3. Григорий Еремеев  
4. Сергей Степанов  
5. Людмила Шапошникова  
6. Николай Степанов   21 Республика Хакасия
1. Николай Гоца
2. Александр Мягков
3. Эльмира Ахмеджанова  
4. Ирма Куликова

 22 Красноярский край
1. Светлана Мальцева
2. Роман Талабирчук
3. Рефат Тахлы
4. Арина Сергеева
5. Михаил Громыко   23 Томская область
1. Ксения Кузнецова
2. Ринат Фазылов
3. Сервер Эмиров

 24 Курганская область, Оренбургская область, Челябинская область
1. Пётр Свечников  
2. Андрей Попов  
3. Владислав Долгов  
4. Александр Приданников  
5. Сергей Торопов  
6. Вячеслав Верин  25 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика
1. Олег Булаев
2. Екатерина Терехина
3. Ризван Хабибулаев
4. Магомедрасул Абдусаламов
5. Никита Юсов
6. Евгения Цыба  

 26 Московская область
1. Дмитрий Поляков  
2. Андрей Морозов
3. Диана Гладий
4. Надежда Смирнова
5. Александр Алексеев
6. Татьяна Волкова
7. Любовь Иванова
8. Марина Лягина
9. Вячеслав Михеичев
10. Анастасия Мухина
11. Арсений Попов
12. Сергей Барсегян   27 Республика Адыгея, Краснодарский край
1. Елизавета Калинина
2. Диана Касимова
3. Эдгар Мхитарян
4. Дмитрий Филь
5. Андрей Константинов
6. Василий Ащеулов
7. Асан Тахлы
8. Эмиль Тумасов
9. Дарья Воронченко
10. Валерий Коршунов
11. Арсен Кадыров
12. Юрий Переяслов

 28 Омская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Константин Рейфферт  
2. Александр Блинов
3. Дмитрий Бегин
4. Денис Денисов
5. Елена Копылова
6. Алексей Цурцумия 29 Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область
1. Владимир Бамбаев  
2. Дарья Матвеева  
3. Олег Мочалов 

 30 Республика Саха (Якутия)
1. Наталия Балагурова
2. Александра Болотова
3. Дмитрий Моисеев
4. Михаил Пономарёв  
5. Людмила Котенко
6. Денис Саламатин 31 Забайкальский край, Амурская область
1. Юлия Мальцева
2. Нина Курышева
3. Наталья Степанченко
4. Александр Мякишев

 32 Республика Алтай, Республика Тыва, Алтайский край, Кемеровская область
1. Василий Кудирмеков  
2. Вячеслав Мынын-оол 
3. Михаил Каратунов 
4. Павел Чеснов  
5. Елена Ильина 
6. Елизавета Гордеева 
7. Денис Юдин  33 Вологодская область, Кировская область, Костромская область, Новгородская область, Тверская область
1. Алексей Михайлов  
2. Юрий Марков
3. Алексей Соколов
4. Ирина Гончаревич
5. Александр Куликов
6. Марина Маслова
7. Анна Белова

 34 Брянская область, Калужская область, Смоленская область
1. Данил Юсупов
2. Тарас Цыба
3. Ольга Беспалова
4. Сергей Кошкин 35 Белгородская область, Курская область, Орловская область, Тульская область
1. Галина Старожитник
2. Антон Смирнов
3. Дмитрий Крючков
4. Никита Капнулин

 36 Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ивановская область, Нижегородская область
1. Иван Алтухов  
2. Юрий Мишинев 
3. Светлана Анисимова  
4. Светлана Ушакова  37 Калининградская область, Псковская область
1. Геннадий Устименко  
2. Владимир Тимофеев  
3. Светлана Смирнова 
4. Денис Порох 
5. Вадим Шлахтер 

 38 Пензенская область, Саратовская область, Тамбовская область
1. Геннадий Чураков
2. Сергей Яхов  
3. Алексей Попович  
4. Дмитрий Будилов
5. Александр Полянский 39 Республика Крым
1. Игорь Шеленков
2. Эльвира Михлюкова
3. Андрей Копылов
4. Наталья Кузнецова
5. Алексей Андреенко

 40 город Севастополь
1. Анастасия Шаболта
2. Иван Копылов
3. Анастасия Крикунова
4. Даниил Шарыпов

 Яблоко  0 Федеральный список 
1. Николай Рыбаков

 1 Город Москва — территория одномандатного округа № 196
1. Максим Круглов
2. Елизавета Алиева 2 Город Москва — территория одномандатного округа № 197
1. Кирилл Гончаров  

 3 Город Москва — территория одномандатного округа № 198
1. Марина Агальцова
2. Игорь Борисов
3. Наталья Грухина 4 Город Москва — территория одномандатного округа № 199
1. Роман Киселёв  
2. Андрей Сергунькин

 5 Город Москва — территория одномандатного округа № 200
1. Ольга Власова
2. Валерий Костенок 6 Город Москва — территория одномандатного округа № 201
1. Владимир Рыжков
2. Елена Линник

 7 Город Москва — территория одномандатного округа № 202
1. Игорь Яковлев
2. Константин Тайнов 8 Город Москва — территория одномандатного округа № 203
1. Валерий Борщёв
2. Станислав Мясников

 9 Город Москва — территория одномандатного округа № 204
1. Дмитрий Власов
2. Никита Есаков   10 Город Москва — территория одномандатного округа № 205
1. Глеб Туманов  
2. Фёдор Демьянчук

 11 Город Москва — территория одномандатного округа № 206
1. Артём Фельдман
2. Олег Наумов 12 Город Москва — территория одномандатного округа № 207
1. Дмитрий Любитенко
2. Владимир Перевалов

 13 Город Москва — территория одномандатного округа № 208
1. Андрей Морев
2. Юрий Рейнхиммель
3. Андрей Чагин 14 Город Москва — территория одномандатного округа № 209
1. Александр Гнездилов
2. Андрей Лазарев

 15 Город Москва — территория одномандатного округа № 210 
1. Алексей Крапухин  
2. Алексей Пучинин 16 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 211
1. Никита Сорокин  
2. Илья Киселёв

 17 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 212
1. Андрей Палевич  
2. Алесь Карпенко 18 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 213 
1. Николай Громов  
2. Юрий Багров

 19 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 214
1. Кирилл Страхов  
2. Иван Добыш   20 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 215
1. Арсений Афиногенов
2. Дмитрий Горохов

 21 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 216
1. Дмитрий Анисимов
2. Борис Вишневский   22 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 217 
1. Олег Куликов
2. Виктор Болдин

 23 Город Санкт-Петербург — территория одномандатного округа № 218
1. Софья Чистякова
2. Дмитрий Хорзов 24 Республика Бурятия
1. Наталья Семёнова
2. Любовь Баландина  
3. Баясхалан Чимитдоржиев  

 25 Смоленская область
1. Борис Мясников
2. Семён Ковалёв
3. Евгений Куропатенков
4. Лариса Должикова  
5. Сергей Ревенко   26 Псковская область, Тверская область
1. Лев Шлосберг   
2. Марина Белова  
3. Артур Гайдук  
4. Александр Конашенков 
5. Николай Кузьмин 
6. Любовь Жильцова 
7. Арарат Гулян 
8. Александр Сорокин  

 27 Республика Карелия, Мурманская область
1. Эмилия Слабунова  
2. Дмитрий Рыбаков
3. Вячеслав Пайкачёв
4. Анастасия Тимошенко
5. Ольга Тужикова 28 Ленинградская область — территория одномандатных округов № 112 и 113
1. Александр Демченко
2. Надежда Приходько
3. Сергей Фурс  

 29 Ленинградская область — территория одномандатного округа № 111
1. Антон Гордюк  
2. Дмитрий Соловьёв 30 Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ
1. Олег Мандрыкин  
2. Вадим Лаптев 
3. Александр Козенков  
4. Оксана Владыка 
5. Максим Пискунов 
6. Антон Виноградов 
7. Евгений Лапин 

 31 Липецкая область
1. Ольга Чернышова
2. Алиса Полещук 32 Владимирская область
1. Дмитрий Кушпита  
2. Алексей Фирсов  
3. Алексей Рунов

 33 Ярославская область
1. Василий Цепенда  
2. Сергей Балабаев  
3. Валерий Дуботолков 34 Пензенская область, Рязанская область, Тамбовская область
1. Константин Смирнов
2. Андрей Любимов  
3. Любовь Байшева
4. Михаил Шестаков
5. Анатолий Кивва
6. Владимир Садофьев
7. Владимир Жилкин  
8. Оксана Мраморнова
9. Светлана Чудакова

 35 Московская область — территория одномандатных округов № 117 и 118
1. Кирилл Янков  
2. Антонина Стеценко 
3. Ярослав Некрасов  
4. Александра Орлова   
5. Асия Тихонова  36 Московская область — территория одномандатных округов № 119 и 126
1. Любовь Копач 
2. Виктор Дулин  
3. Александр Голубев  
4. Максим Владимиров 

 37 Московская область — территория одномандатных округов № 120 и 122
1. Анна Незлученко
2. Ирина Дроздова  
3. Алексей Дуленков   38 Московская область — территория одномандатных округов № 121 и 124
1. Александр Гунько
2. Николай Качнов
3. Виктор Балабанов  
4. Мария Чеботарёва

 39 Московская область — территория одномандатного округа № 39
1. Станислав Ромахин
2. Денис Папин
3. Алёна Гаврилова 40 Московская область — территория одномандатных округов № 125 и 127
1. Сергей Крыжов  
2. Ирина Кукушкина  
3. Александр Максимов

 41 Белгородская область
1. Екатерина Федулова
2. Денис Ярмош 42 Калужская область, Тульская область
1. Владимир Дорохов 
2. Юлия Морозова  
3. Екатерина Колесникова    
4. Олег Лужецкий  

 43 Нижегородская область — территория одномандатных округов № 129 и 133
1. Наталья Резонтова <sup></sup> 
2. Сергей Сычев  44 Нижегородская область — территория одномандатных округов № 130, 131, 132
1. Олег Родин
2. Максим Серов

 45 Республика Мордовия, Чувашская Республика, Ульяновская область
1. Олег Горячев  
2. Михаил Аркадьев   
3. Владислав Аркадьев  
4. Александр Брагин  46 Республика Татарстан
1. Руслан Зинатуллин  
2. Елена Изотова    
3. Гульназ Равилова 
4. Дмитрий Фомин 

 47 Брянская область, Курская область, Орловская область
1. Сергей Зайцев 
2. Ольга Махотина  
3. Александра Борзенкова 
4. Александр Богомаз 
5. Владимир Бизяев  
6. Владимир Панфилов  48 Воронежская область
1. Татьяна Шкред  
2. Александр Стрельников  
3. Александр Бобров 

 49 Кировская область
1. Александр Амосов    
2. Роман Боков   50 Республика Башкортостан, Оренбургская область
1. Кристина Абрамичева  
2. Ильнур Салахов 
3. Зульфия Гайсина  
4. Владимир Кислинский  
5. Константин Зарубин  
6. Юрий Щекин  

 51 Самарская область — территория одномандатных округов № 158, 160, 162
1. Игорь Ермоленко
2. Александр Шатилов   52 Самарская область — территория одномандатных округов № 159 и 161
1. Александр Семерозубов
2. Андрей Асташкин

 53 Волгоградская область 
1. Галина Болдырева
2. Сергей Коновалов
3. Андрей Лазаренков
4. Роман Себекин   54 Республика Марий Эл 
1. Радмила Потанина
2. Виктор Головин

 55 Алтайский край
1. Александр Гончаренко
2. Юрий Ильиных  
3. Андрей Ткаченко   56 Челябинская область — территория одномандатных округов № 189, 191, 192
1. Ярослав Щербаков  
2. Наталья Таврина  
3. Николай Кошман  

 57 Челябинская область — территория одномандатных округов № 190 и 193
1. Андрей Талевлин  
2. Лариса Накоскина
3. Анна Ильина 58 Новосибирская область
1. Григорий Гришин 
2. Наталья Чубыкина  
3. Елена Пивоварова  
4. Кирилл Марьин 
5. Дмитрий Шабанов  

 59 Свердловская область — территория одномандатных округов № 168 и 169 
1. Константин Киселёв
2. Дмитрий Семавин   60 Свердловская область — территория одномандатных округов № 170, 171, 173
1. Татьяна Анкуда
2. Сергей Морозенков

 61 Свердловская область — территория одномандатных округов № 172 и 174
1. Дмитрий Калинин  
2. Анна Амелина 62 Пермский край — территория одномандатных округов № 58, 60, 61
1. Ольга Колоколова  
2. Ольга Вшивкова  

 63 Пермский край — территория одномандатного округа № 59
1. Светлана Иванова  
2. Елена Плотникова     64 Омская область
1. Татьяна Нагибина 
2. Татьяна Шнейдер  
3. Анастасия Ивашова 
4. Константин Юдин 
5. Марина Калашникова 
6. Дмитрий Перевальский  
7. Сергей Ничков 

 65 Удмуртская Республика
1. Ия Боронина  
2. Вера Хабарова 66 Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Василий Ерёмин  
2. Игорь Лютаев  
3. Евгений Каверзин 
4. Иван Меньшенин  

 67 Иркутская область
1. Алексей Тупицин  
2. Григорий Грибенко 
3. Анна Шломина  
4. Павел Харитоненко   68 Красноярский край
1. Дарья Мартемьянова
2. Максим Бомбаков  
3. Юлия Чистякова
4. Виктор Стародубцев
5. Юлия Коваль
6. Андрей Шалимов  

 69 Кемеровская область
1. Виталий Ильин 
2. Глеб Альшевич  
3. Вячеслав Чернов  
4. Денис Шакин 
5. София Ушкова  70 Курганская область, Тюменская область
1. Михаил Аверин
2. Елена Панова  
3. Марина Зарубина

 71 Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия
1. Саян Савыр
2. Нина Думнова 72 Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
1. Анатолий Ноговицын  
2. Игорь Линник
3. Денис Веретнов

 73 Приморский край, Хабаровский край 
1. Марина Железнякова  
2. Виктор Федореев  
3. Сергей Полторак  
4. Кирилл Картавцев 
5. Антон Расин 
6. Рюрик Фоминых  
7. Вадим Лочканов 
8. Лилия Мельникова 
9. Андрей Ионов  74 Сахалинская область
1. Антон Гуркин  
2. Юрий Крюков
3. Любовь Степанова
4. Игорь Медведев

 75 Республика Адыгея
1. Александр Усердин
2. Алексей Палько 76 Ростовская область — территория одномандатных округов № 149, 150, 151
1. Александр Рябчук  
2. Владимир Берадзе  
3. Мария Кривенко
4. Ирина Сафронова
5. Николай Кладовой
6. Гордей Бородин

 77 Ростовская область — территория одномандатных округов № 152, 153, 154, 155
1. Александр Бондаренко
2. Владимир Калинин  
3. Татьяна Спорышева   78 Республика Дагестан
1. Альберт Эседов  
2. Вагид Девлетханов  
3. Хаджимурат Абакаров  

 79 Республика Ингушетия
1. Руслан Муцольгов
2. Зарема Героева
3. Мамед Куркиев 80 Кабардино-Балкарская Республика
1. Аминат Таппасханова
2. Ирина Атаманова  
3. Хаким Кучмезов

 81 Карачаево-Черкесская Республика
1. Джанета Капова
2. Ахмед Абазов  
3. Альберт Адамоков
4. Мухамед Цеков 82 Республика Северная Осетия — Алания
1. Ацамаз Хадиков
2. Тимур Хестанов

 83 Чеченская Республика
1. Ризван Ибрагимов 84 Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область
1. Дмитрий Ануфриев  
2. Виталий Зубенко
3. Очир Сарангов
4. Александр Коровин
5. Санал Молотков
6. Андрей Мясоедов

 85 Республика Крым, Калининградская область, город Севастополь
1. Игорь Плешков  
2. Витаутас Лопата  
3. Роман Корнейко 86 Вологодская область, Новгородская область
1. Анна Черепанова  
2. Дмитрий Тарасов 
3. Любовь Малышева 
4. Роман Морозов 
5. Ксения Черепанова 
6. Валерий Кочнев 
7. Всеволод Чашин 
8. Светлана Финагеева 
9. Виктор Шалякин 
10. Геннадий Машкарин 
11. Елена Иванова 

 87 Ивановская область, Костромская область
1. Андрей Автонеев  
2. Максим Морозов
3. Иван Крисанов
4. Элеонора Камалова 88 Саратовская область
1. Ксения Свердлова
2. Зоя Кузьмина
3. Дмитрий Липенский  
4. Евгений Мартынов  

 89 Краснодарский край — территория одномандатных округов № 46, 47, 48, 53
1. Александр Коровайный  
2. Ахмед Бесленей  
3. Андрей Пивоваров 
4. Кирилл Гурьев  
5. Александр Кузьменко   90 Краснодарский край — территория одномандатных округов № 49, 50, 51, 52
1. Елена Фисенко  
2. Светлана Коновалова

Примечания

Комментарии

Источники

См. также 
 Список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу 2021 года
 Список депутатов Государственной думы Российской Федерации VII созыва (с подробностями распределения мандатов по итогам голосования по партийным спискам)

Списки политиков России
Выборы в Государственную думу РФ
Единый день голосования 19 сентября 2021 года